|-
|(35001)||1978 VN4|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,193|| align=right|2,13|| align=right|3,766||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35002)||1978 VY8|| align=right|12,9|| align=right|3,060|| align=right|0,044|| align=right|10,23|| align=right|5,352||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35003)||1979 MT1|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,180|| align=right|4,63|| align=right|3,491||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35004)||1979 MC3|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,121|| align=right|2,12|| align=right|4,023||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35005)||1979 MY3|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,168|| align=right|6,56|| align=right|4,097||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35006)||1979 ON8|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,188|| align=right|10,64|| align=right|4,294||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35007)||1979 OD11|| align=right|15,0|| align=right|2,611|| align=right|0,135|| align=right|15,99|| align=right|4,219||MBA||24. července 1979||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35008)||1980 FZ2|| align=right|13,9|| align=right|3,143|| align=right|0,144|| align=right|16,11|| align=right|5,570||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(35009)||1980 US1|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,213|| align=right|4,42|| align=right|3,507||MBA||31. října 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(35010)||1981 DV1|| align=right|14,9|| align=right|3,105|| align=right|0,051|| align=right|10,41|| align=right|5,470||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35011)||1981 DU2|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,213|| align=right|11,89|| align=right|4,317||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35012)||1981 EU2|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|11,16|| align=right|5,370||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35013)||1981 EL3|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,082|| align=right|8,06|| align=right|4,547||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35014)||1981 EX5|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,096|| align=right|10,04|| align=right|5,369||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35015)||1981 EO6|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,172|| align=right|7,81|| align=right|4,253||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35016)||1981 EC7|| align=right|13,6|| align=right|3,949|| align=right|0,117|| align=right|7,85|| align=right|7,846||HLD||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35017)||1981 EG7|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,057|| align=right|6,11|| align=right|3,578||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35018)||1981 EX9|| align=right|13,8|| align=right|3,115|| align=right|0,075|| align=right|8,55|| align=right|5,497||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35019)||1981 EH10|| align=right|15,1|| align=right|2,330|| align=right|0,124|| align=right|5,95|| align=right|3,556||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35020)||1981 EJ12|| align=right|14,5|| align=right|3,068|| align=right|0,119|| align=right|4,02|| align=right|5,372||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35021)||1981 ER12|| align=right|14,7|| align=right|3,094|| align=right|0,088|| align=right|11,17|| align=right|5,440||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35022)||1981 EK13|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,109|| align=right|5,82|| align=right|3,580||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35023)||1981 EO14|| align=right|14,7|| align=right|2,628|| align=right|0,169|| align=right|14,23|| align=right|4,261||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35024)||1981 EV14|| align=right|15,2|| align=right|3,100|| align=right|0,123|| align=right|4,64|| align=right|5,458||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35025)||1981 EA15|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,036|| align=right|9,91|| align=right|5,501||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35026)||1981 EM16|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,033|| align=right|9,90|| align=right|5,391||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35027)||1981 ET18|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,171|| align=right|4,04|| align=right|4,232||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35028)||1981 ET21|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,213|| align=right|4,98|| align=right|4,241||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35029)||1981 EM22|| align=right|16,8|| align=right|2,326|| align=right|0,160|| align=right|2,01|| align=right|3,548||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35030)||1981 EW22|| align=right|15,7|| align=right|3,068|| align=right|0,275|| align=right|3,05|| align=right|5,372||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35031)||1981 EE23|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,165|| align=right|2,83|| align=right|4,304||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35032)||1981 EL26|| align=right|15,2|| align=right|2,323|| align=right|0,171|| align=right|8,59|| align=right|3,540||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35033)||1981 EA27|| align=right|15,3|| align=right|3,078|| align=right|0,212|| align=right|1,68|| align=right|5,399||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35034)||1981 EF27|| align=right|15,7|| align=right|2,617|| align=right|0,114|| align=right|3,98|| align=right|4,232||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35035)||1981 ER29|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,135|| align=right|13,29|| align=right|4,229||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35036)||1981 EC30|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,016|| align=right|18,58|| align=right|5,368||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35037)||1981 EC32|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,036|| align=right|8,37|| align=right|5,351||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35038)||1981 EL32|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,071|| align=right|13,07|| align=right|4,231||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35039)||1981 EE33|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,126|| align=right|12,86|| align=right|4,265||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35040)||1981 EV33|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,059|| align=right|21,95|| align=right|4,274||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35041)||1981 ER34|| align=right|14,3|| align=right|3,164|| align=right|0,035|| align=right|8,12|| align=right|5,628||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35042)||1981 EO36|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,219|| align=right|8,22|| align=right|3,798||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35043)||1981 EH38|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,160|| align=right|4,21|| align=right|3,570||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35044)||1981 ET40|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,031|| align=right|2,95|| align=right|4,281||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35045)||1981 EB42|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,110|| align=right|4,66|| align=right|5,506||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35046)||1981 EL43|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,074|| align=right|1,20|| align=right|4,436||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35047)||1981 EF44|| align=right|15,3|| align=right|3,087|| align=right|0,136|| align=right|4,31|| align=right|5,424||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35048)||1981 EF45|| align=right|14,9|| align=right|3,061|| align=right|0,148|| align=right|2,07|| align=right|5,353||MBA||15. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35049)||1981 EE46|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,153|| align=right|4,79|| align=right|5,361||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35050)||1981 EA47|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,145|| align=right|6,06|| align=right|3,552||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35051)||1981 ED47|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|3,533||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(35052)||1982 JY1|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,073|| align=right|6,04|| align=right|5,278||MBA||15. května 1982||Palomar||Palomar
|-
|(35053)||1982 UA11|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,201|| align=right|1,93|| align=right|3,679||MBA||25. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(35054)||1983 WK|| align=right|13,5|| align=right|2,692|| align=right|0,287|| align=right|13,44|| align=right|4,417||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(35055)||1984 RB|| align=right|14,7|| align=right|1,942|| align=right|0,097|| align=right|23,36|| align=right|2,705||MBA||2. září 1984||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35056) Cullers||1984 ST|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,321|| align=right|23,54|| align=right|3,824||MBA||28. září 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(35057)||1984 SP4|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,253|| align=right|5,09|| align=right|4,025||MBA||23. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35058)||1985 RP4|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,248|| align=right|3,76|| align=right|3,759||MBA||12. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35059)||1986 QM1|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,224|| align=right|2,09|| align=right|3,486||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35060)||1986 QG3|| align=right|13,8|| align=right|2,745|| align=right|0,151|| align=right|5,13|| align=right|4,547||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35061)||1986 QL3|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,341|| align=right|5,66|| align=right|4,502||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35062)||1988 EP|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,242|| align=right|10,54|| align=right|3,644||MBA||12. března 1988||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|(35063)||1988 FD|| align=right|13,2|| align=right|2,311|| align=right|0,177|| align=right|22,94|| align=right|3,513||MBA||16. března 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35064)||1988 RE10|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,235|| align=right|2,93|| align=right|4,055||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(35065)||1988 SU1|| align=right|13,5|| align=right|2,996|| align=right|0,038|| align=right|11,52|| align=right|5,185||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(35066)||1988 SV1|| align=right|13,8|| align=right|2,645|| align=right|0,052|| align=right|10,44|| align=right|4,301||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(35067)||1989 LL|| align=right|14,7|| align=right|2,221|| align=right|0,116|| align=right|6,63|| align=right|3,309||MBA||4. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35068)||1989 SF4|| align=right|13,0|| align=right|3,010|| align=right|0,057|| align=right|10,74|| align=right|5,222||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35069)||1989 SH4|| align=right|14,8|| align=right|2,383|| align=right|0,161|| align=right|4,37|| align=right|3,677||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35070)||1989 TE3|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,164|| align=right|3,53|| align=right|5,320||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35071)||1989 TE5|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,068|| align=right|4,21|| align=right|3,637||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35072)||1989 TX6|| align=right|16,2|| align=right|2,432|| align=right|0,223|| align=right|3,74|| align=right|3,792||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35073)||1989 TG16|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,207|| align=right|0,91|| align=right|3,663||MBA||4. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(35074)||1989 UF1|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,216|| align=right|1,79|| align=right|3,747||MBA||25. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(35075)||1989 XW1|| align=right|13,3|| align=right|3,039|| align=right|0,109|| align=right|9,90|| align=right|5,298||MBA||2. prosince 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35076)||1990 BA1|| align=right|13,7|| align=right|2,654|| align=right|0,035|| align=right|12,50|| align=right|4,322||MBA||21. ledna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(35077)||1990 OT2|| align=right|14,3|| align=right|2,246|| align=right|0,186|| align=right|5,31|| align=right|3,365||MBA||30. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35078)||1990 QB7|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,227|| align=right|3,32|| align=right|3,316||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35079)||1990 QR7|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,178|| align=right|2,09|| align=right|3,358||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35080)||1990 QH8|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,248|| align=right|1,61|| align=right|3,397||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35081)||1990 QT8|| align=right|15,6|| align=right|2,164|| align=right|0,163|| align=right|4,11|| align=right|3,182||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35082)||1990 RJ3|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,080|| align=right|6,29|| align=right|3,349||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35083)||1990 SP6|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,195|| align=right|6,10|| align=right|3,413||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35084)||1990 SP9|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|6,06|| align=right|3,434||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35085)||1990 SL11|| align=right|14,2|| align=right|2,221|| align=right|0,179|| align=right|4,19|| align=right|3,310||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35086)||1990 TW8|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,190|| align=right|5,90|| align=right|3,439||MBA||14. října 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(35087)||1990 UE5|| align=right|15,3|| align=right|1,933|| align=right|0,089|| align=right|21,24|| align=right|2,687||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35088)||1990 VU4|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,138|| align=right|5,67|| align=right|3,487||MBA||15. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35089)||1990 WH1|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,140|| align=right|5,70|| align=right|3,368||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35090)||1990 WR1|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,159|| align=right|6,21|| align=right|3,452||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35091)||1990 WC2|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,081|| align=right|10,68|| align=right|5,151||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35092)||1990 WK6|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,148|| align=right|7,11|| align=right|3,589||MBA||21. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35093)||1991 EH1|| align=right|13,5|| align=right|3,163|| align=right|0,113|| align=right|6,33|| align=right|5,625||MBA||14. března 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(35094)||1991 GW2|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,112|| align=right|1,88|| align=right|5,726||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35095)||1991 GY3|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,126|| align=right|2,82|| align=right|3,704||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35096)||1991 GV4|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,168|| align=right|2,70|| align=right|3,836||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35097)||1991 GS5|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,154|| align=right|5,87|| align=right|4,041||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35098)||1991 GB7|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,099|| align=right|7,90|| align=right|5,716||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35099)||1991 GY7|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,145|| align=right|1,75|| align=right|3,738||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35100)||1991 NK|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,247|| align=right|13,09|| align=right|4,351||MBA||8. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35101)||1991 PL16|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,182|| align=right|12,25|| align=right|4,168||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35102)||1991 RT|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,246|| align=right|16,07|| align=right|4,175||MBA||4. září 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35103)||1991 RZ14|| align=right|13,0|| align=right|2,908|| align=right|0,066|| align=right|1,50|| align=right|4,957||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35104)||1991 RP17|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,269|| align=right|12,03|| align=right|4,127||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35105)||1991 RP23|| align=right|14,1|| align=right|2,593|| align=right|0,093|| align=right|15,01|| align=right|4,174||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35106)||1991 TE11|| align=right|15,8|| align=right|2,768|| align=right|0,134|| align=right|2,72|| align=right|4,604||MBA||11. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35107)||1991 VH|| align=right|16,9|| align=right|1,137|| align=right|0,144|| align=right|13,92|| align=right|1,212||APL PHA BIN||9. listopadu 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35108)||1991 VZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,166|| align=right|8,37|| align=right|4,685||MBA||3. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35109)||1991 XM|| align=right|12,8|| align=right|2,752|| align=right|0,153|| align=right|14,28|| align=right|4,565||MBA||4. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35110)||1992 BJ2|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,093|| align=right|4,61|| align=right|3,461||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35111)||1992 BH4|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,148|| align=right|2,41|| align=right|3,264||MBA||29. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35112)||1992 BT5|| align=right|16,1|| align=right|2,201|| align=right|0,071|| align=right|3,69|| align=right|3,264||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35113)||1992 CR2|| align=right|14,7|| align=right|2,191|| align=right|0,107|| align=right|4,08|| align=right|3,244||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35114)||1992 DC7|| align=right|14,7|| align=right|2,895|| align=right|0,074|| align=right|3,16|| align=right|4,925||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35115)||1992 DN8|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,048|| align=right|9,03|| align=right|5,448||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35116)||1992 DV8|| align=right|14,4|| align=right|2,212|| align=right|0,143|| align=right|5,96|| align=right|3,290||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35117)||1992 DN9|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,154|| align=right|4,82|| align=right|3,503||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35118)||1992 EV5|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,086|| align=right|6,86|| align=right|3,486||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35119)||1992 EY6|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,042|| align=right|15,03|| align=right|5,655||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35120)||1992 EN7|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,205|| align=right|6,31|| align=right|3,470||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35121)||1992 EP8|| align=right|14,9|| align=right|2,205|| align=right|0,113|| align=right|4,03|| align=right|3,274||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35122)||1992 ET15|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,176|| align=right|1,96|| align=right|3,385||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35123)||1992 EB17|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,168|| align=right|3,98|| align=right|3,484||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35124)||1992 EU21|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,022|| align=right|13,26|| align=right|5,584||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35125)||1992 ED22|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|5,44|| align=right|3,499||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35126)||1992 EM25|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,021|| align=right|3,93|| align=right|4,421||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35127)||1992 EQ26|| align=right|16,2|| align=right|2,280|| align=right|0,077|| align=right|3,22|| align=right|3,441||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35128)||1992 EG27|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,188|| align=right|6,23|| align=right|3,393||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35129)||1992 EZ29|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,031|| align=right|1,16|| align=right|3,507||MBA||3. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(35130)||1992 LQ|| align=right|13,0|| align=right|2,994|| align=right|0,077|| align=right|11,49|| align=right|5,179||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(35131)||1992 PE2|| align=right|14,0|| align=right|2,592|| align=right|0,229|| align=right|12,52|| align=right|4,172||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35132)||1992 PY3|| align=right|14,9|| align=right|2,541|| align=right|0,303|| align=right|4,87|| align=right|4,050||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35133)||1992 QX|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,240|| align=right|10,53|| align=right|4,117||MBA||29. srpna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35134)||1992 RE|| align=right|14,9|| align=right|1,962|| align=right|0,105|| align=right|24,35|| align=right|2,747||MBA||4. září 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35135)||1992 RO1|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,259|| align=right|12,80|| align=right|3,732||MBA||1. září 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35136)||1992 RU1|| align=right|14,7|| align=right|2,482|| align=right|0,101|| align=right|4,29|| align=right|3,911||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35137)||1992 RT4|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,159|| align=right|3,19|| align=right|3,720||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35138)||1992 RV5|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,172|| align=right|3,51|| align=right|3,819||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35139)||1992 RP7|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,214|| align=right|3,77|| align=right|4,103||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35140)||1992 RQ7|| align=right|15,3|| align=right|2,514|| align=right|0,120|| align=right|3,14|| align=right|3,985||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35141)||1992 SH1|| align=right|13,9|| align=right|2,549|| align=right|0,287|| align=right|7,39|| align=right|4,069||MBA||23. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35142)||1992 ST7|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,155|| align=right|2,41|| align=right|3,768||MBA||26. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35143)||1992 UF1|| align=right|14,0|| align=right|2,416|| align=right|0,220|| align=right|8,08|| align=right|3,755||MBA||19. října 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(35144)||1992 YE1|| align=right|13,9|| align=right|2,590|| align=right|0,145|| align=right|5,13|| align=right|4,168||MBA||18. prosince 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35145)||1993 AM|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,131|| align=right|10,80|| align=right|4,401||MBA||13. ledna 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35146)||1993 FC9|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,055|| align=right|3,51|| align=right|4,882||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35147)||1993 FD9|| align=right|14,8|| align=right|2,743|| align=right|0,289|| align=right|23,89|| align=right|4,542||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35148)||1993 FX15|| align=right|12,9|| align=right|3,150|| align=right|0,125|| align=right|7,10|| align=right|5,591||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35149)||1993 FG33|| align=right|14,9|| align=right|2,853|| align=right|0,033|| align=right|2,94|| align=right|4,819||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35150)||1993 FR41|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,161|| align=right|1,10|| align=right|5,216||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35151)||1993 FQ50|| align=right|15,8|| align=right|2,129|| align=right|0,178|| align=right|2,26|| align=right|3,105||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35152)||1993 FG51|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,174|| align=right|4,85|| align=right|5,384||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35153)||1993 FU52|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|4,585||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35154)||1993 FF53|| align=right|15,0|| align=right|2,893|| align=right|0,106|| align=right|3,38|| align=right|4,920||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35155)||1993 FU58|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,035|| align=right|3,65|| align=right|5,336||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35156)||1993 FH59|| align=right|15,5|| align=right|3,158|| align=right|0,182|| align=right|1,71|| align=right|5,612||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35157)||1993 FQ73|| align=right|15,6|| align=right|2,905|| align=right|0,034|| align=right|0,93|| align=right|4,950||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35158)||1993 FL82|| align=right|15,1|| align=right|2,881|| align=right|0,083|| align=right|4,53|| align=right|4,889||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(35159)||1993 LH1|| align=right|14,1|| align=right|2,598|| align=right|0,111|| align=right|14,46|| align=right|4,187||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35160)||1993 NY|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,129|| align=right|1,38|| align=right|3,520||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35161)||1993 OW|| align=right|14,5|| align=right|2,339|| align=right|0,286|| align=right|23,15|| align=right|3,577||MBA||16. července 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35162)||1993 OE2|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,168|| align=right|3,69|| align=right|3,363||MBA||20. července 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35163)||1993 OD5|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,156|| align=right|1,10|| align=right|3,388||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35164)||1993 PZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|4,37|| align=right|3,605||MBA||14. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35165) Québec||1993 QF1|| align=right|12,9|| align=right|3,154|| align=right|0,018|| align=right|21,13|| align=right|5,601||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(35166)||1993 QD8|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,081|| align=right|5,15|| align=right|3,342||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35167)||1993 RX13|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,095|| align=right|1,12|| align=right|5,721||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(35168)||1993 RS14|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,215|| align=right|1,80|| align=right|3,525||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35169)||1993 SP2|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,194|| align=right|3,13|| align=right|3,710||MBA||19. září 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35170)||1993 TM|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,121|| align=right|7,15|| align=right|3,618||MBA||8. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35171)||1993 TF1|| align=right|14,1|| align=right|2,346|| align=right|0,142|| align=right|5,48|| align=right|3,592||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35172)||1993 TA3|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,158|| align=right|3,98|| align=right|3,503||MBA||11. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35173)||1993 TP9|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,179|| align=right|5,39|| align=right|3,463||MBA||12. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35174)||1993 TV13|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,194|| align=right|2,37|| align=right|3,632||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35175)||1993 TJ21|| align=right|12,7|| align=right|3,106|| align=right|0,141|| align=right|17,84|| align=right|5,473||MBA||10. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35176)||1993 TK21|| align=right|14,9|| align=right|2,360|| align=right|0,109|| align=right|7,72|| align=right|3,625||MBA||10. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(35177)||1993 TP22|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,170|| align=right|2,60|| align=right|5,761||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35178)||1993 TQ27|| align=right|13,6|| align=right|3,199|| align=right|0,073|| align=right|7,39|| align=right|5,719||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35179)||1993 TK28|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,230|| align=right|3,25|| align=right|3,609||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35180)||1993 TC38|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,145|| align=right|4,92|| align=right|3,549||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35181)||1993 TO38|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,190|| align=right|5,33|| align=right|3,709||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35182)||1993 US1|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,167|| align=right|4,48|| align=right|3,403||MBA||20. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35183)||1993 UY2|| align=right|12,7|| align=right|3,166|| align=right|0,179|| align=right|23,65|| align=right|5,633||MBA||20. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35184)||1993 UW3|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,158|| align=right|6,86|| align=right|3,506||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35185)||1993 VS|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,176|| align=right|1,52|| align=right|4,037||MBA||14. listopadu 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35186)||1993 VV1|| align=right|15,1|| align=right|2,393|| align=right|0,170|| align=right|1,99|| align=right|3,702||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35187)||1993 VW1|| align=right|13,9|| align=right|2,457|| align=right|0,214|| align=right|7,70|| align=right|3,851||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35188)||1993 VP3|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,192|| align=right|3,73|| align=right|4,154||MBA||11. listopadu 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35189)||1994 AE|| align=right|14,9|| align=right|2,449|| align=right|0,192|| align=right|5,36|| align=right|3,831||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35190)||1994 AW|| align=right|13,9|| align=right|2,608|| align=right|0,139|| align=right|1,26|| align=right|4,212||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35191)||1994 CE3|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,126|| align=right|10,98|| align=right|4,072||MBA||10. února 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35192)||1994 CG6|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,191|| align=right|15,49|| align=right|4,142||MBA||12. února 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35193)||1994 CG14|| align=right|14,3|| align=right|2,442|| align=right|0,092|| align=right|6,86|| align=right|3,815||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35194)||1994 ET3|| align=right|14,5|| align=right|1,943|| align=right|0,101|| align=right|23,93|| align=right|2,708||MBA||10. března 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(35195)||1994 JD4|| align=right|15,8|| align=right|2,782|| align=right|0,061|| align=right|1,82|| align=right|4,641||MBA||3. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35196)||1994 JC8|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,083|| align=right|5,13|| align=right|4,692||MBA||11. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35197) Longmire||1994 LH|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,203|| align=right|11,48|| align=right|4,354||MBA||7. června 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35198)||1994 PM1|| align=right|15,2|| align=right|1,947|| align=right|0,061|| align=right|24,77|| align=right|2,716||MBA||9. srpna 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(35199)||1994 PE3|| align=right|15,0|| align=right|2,778|| align=right|0,152|| align=right|12,41|| align=right|4,629||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35200)||1994 PX4|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,115|| align=right|14,62|| align=right|5,146||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35201)||1994 PW6|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,178|| align=right|0,46|| align=right|5,406||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35202)||1994 PH8|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,170|| align=right|0,10|| align=right|5,377||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35203)||1994 PF15|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,076|| align=right|9,54|| align=right|5,133||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35204)||1994 PV15|| align=right|14,0|| align=right|2,919|| align=right|0,063|| align=right|6,27|| align=right|4,986||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35205)||1994 PS17|| align=right|15,2|| align=right|3,061|| align=right|0,122|| align=right|2,29|| align=right|5,354||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35206)||1994 PO27|| align=right|14,8|| align=right|2,923|| align=right|0,104|| align=right|2,95|| align=right|4,996||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35207)||1994 PN36|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,066|| align=right|10,21|| align=right|5,364||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35208)||1994 PB38|| align=right|14,5|| align=right|2,970|| align=right|0,106|| align=right|9,60|| align=right|5,119||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35209)||1994 PJ38|| align=right|15,0|| align=right|2,977|| align=right|0,070|| align=right|8,37|| align=right|5,135||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35210)||1994 PR39|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,209|| align=right|3,50|| align=right|3,255||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35211)||1994 RR2|| align=right|15,8|| align=right|3,002|| align=right|0,016|| align=right|3,15|| align=right|5,201||MBA||2. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35212)||1994 RP18|| align=right|14,3|| align=right|2,951|| align=right|0,078|| align=right|1,66|| align=right|5,069||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35213)||1994 RF25|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,030|| align=right|14,48|| align=right|5,762||MBA||12. září 1994||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35214)||1994 SC5|| align=right|15,5|| align=right|3,127|| align=right|0,106|| align=right|1,37|| align=right|5,528||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35215)||1994 SH9|| align=right|14,0|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|2,32|| align=right|5,020||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35216)||1994 UH3|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,164|| align=right|1,51|| align=right|5,788||MBA||26. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35217)||1994 VK1|| align=right|14,9|| align=right|2,226|| align=right|0,123|| align=right|3,84|| align=right|3,321||MBA||4. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35218)||1994 WU2|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,206|| align=right|4,98|| align=right|3,253||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35219)||1994 WY2|| align=right|14,3|| align=right|2,157|| align=right|0,107|| align=right|4,51|| align=right|3,167||MBA||30. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35220)||1994 WU7|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,102|| align=right|7,00|| align=right|5,743||MBA||28. listopadu 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35221)||1994 XK1|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,149|| align=right|2,24|| align=right|3,692||MBA||7. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35222)||1994 XD6|| align=right|14,6|| align=right|2,307|| align=right|0,059|| align=right|7,20|| align=right|3,504||MBA||4. prosince 1994||Cima Ekar||Cima Ekar
|-
|(35223)||1995 BR|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,072|| align=right|10,61|| align=right|3,461||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35224)||1995 BN1|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,125|| align=right|2,40|| align=right|3,496||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35225)||1995 DX8|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,195|| align=right|2,10|| align=right|3,670||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35226)||1995 FT4|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|2,78|| align=right|3,761||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35227)||1995 FR5|| align=right|15,6|| align=right|2,464|| align=right|0,207|| align=right|2,80|| align=right|3,866||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35228)||1995 FB14|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,205|| align=right|0,69|| align=right|4,088||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35229) Benckert||1995 FY20|| align=right|14,5|| align=right|2,309|| align=right|0,083|| align=right|7,03|| align=right|3,508||MBA||24. března 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(35230)||1995 GW|| align=right|13,8|| align=right|2,312|| align=right|0,136|| align=right|8,42|| align=right|3,514||MBA||7. dubna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35231)||1995 GH7|| align=right|14,0|| align=right|2,484|| align=right|0,142|| align=right|7,64|| align=right|3,914||MBA||4. dubna 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35232)||1995 GS7|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,063|| align=right|7,11|| align=right|3,502||MBA||4. dubna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35233) Krčín||1995 KJ|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,200|| align=right|1,99|| align=right|4,001||MBA||26. května 1995||Kleť||Klet
|-
|(35234)||1995 NH|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,134|| align=right|14,91|| align=right|4,183||MBA||1. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35235)||1995 OZ14|| align=right|15,8|| align=right|2,765|| align=right|0,190|| align=right|7,64|| align=right|4,596||MBA||25. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35236)||1995 PC1|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,198|| align=right|6,50|| align=right|4,058||MBA||2. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35237) Matzner||1995 QP|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,233|| align=right|7,48|| align=right|4,581||MBA||23. srpna 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(35238)||1995 QR1|| align=right|15,8|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|2,47|| align=right|4,335||MBA||20. srpna 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35239)||1995 SH2|| align=right|15,3|| align=right|2,889|| align=right|0,084|| align=right|1,41|| align=right|4,909||MBA||25. září 1995||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(35240)||1995 SY5|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,029|| align=right|2,24|| align=right|5,157||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35241)||1995 SD41|| align=right|15,9|| align=right|2,845|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|4,798||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35242)||1995 SJ52|| align=right|15,4|| align=right|2,881|| align=right|0,129|| align=right|2,00|| align=right|4,889||MBA||29. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35243)||1995 TZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,627|| align=right|0,244|| align=right|7,67|| align=right|4,257||MBA||14. října 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35244)||1995 TX7|| align=right|16,0|| align=right|2,893|| align=right|0,059|| align=right|1,16|| align=right|4,921||MBA||15. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35245)||1995 UW12|| align=right|15,2|| align=right|2,798|| align=right|0,029|| align=right|2,31|| align=right|4,680||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35246)||1995 UQ15|| align=right|15,2|| align=right|3,000|| align=right|0,149|| align=right|3,93|| align=right|5,195||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35247)||1995 UZ20|| align=right|15,4|| align=right|2,806|| align=right|0,017|| align=right|1,24|| align=right|4,701||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35248)||1995 UR53|| align=right|13,8|| align=right|3,187|| align=right|0,234|| align=right|1,45|| align=right|5,688||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35249)||1995 WQ3|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,049|| align=right|2,99|| align=right|5,044||MBA||21. listopadu 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35250)||1995 WB28|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,063|| align=right|3,28|| align=right|4,643||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35251)||1995 YE5|| align=right|15,5|| align=right|2,953|| align=right|0,084|| align=right|3,23|| align=right|5,074||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35252)||1995 YJ14|| align=right|15,0|| align=right|3,224|| align=right|0,172|| align=right|10,53|| align=right|5,787||MBA||20. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35253)||1996 AB7|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,089|| align=right|10,04|| align=right|5,731||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35254)||1996 BW2|| align=right|12,7|| align=right|3,118|| align=right|0,180|| align=right|18,59|| align=right|5,505||MBA||26. ledna 1996||Uto||F. Uto
|-
|(35255)||1996 BS8|| align=right|15,7|| align=right|2,134|| align=right|0,131|| align=right|4,20|| align=right|3,117||MBA||19. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35256)||1996 DT1|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,118|| align=right|12,53|| align=right|5,632||MBA||23. února 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(35257)||1996 HM14|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,244|| align=right|2,94|| align=right|3,501||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35258)||1996 HN23|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,140|| align=right|3,81|| align=right|3,423||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35259)||1996 HN24|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,108|| align=right|5,61|| align=right|3,356||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35260)||1996 HA25|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,201|| align=right|1,41|| align=right|3,510||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35261)||1996 JX5|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,052|| align=right|6,23|| align=right|3,321||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35262)||1996 NA2|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,118|| align=right|6,42|| align=right|3,620||MBA||15. července 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35263)||1996 NH3|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,180|| align=right|0,84|| align=right|4,425||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35264)||1996 NM5|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,127|| align=right|6,50|| align=right|3,575||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35265)||1996 NS5|| align=right|14,6|| align=right|2,308|| align=right|0,136|| align=right|6,55|| align=right|3,505||MBA||12. července 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(35266)||1996 PC4|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,144|| align=right|6,80|| align=right|3,377||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35267)||1996 PO7|| align=right|16,1|| align=right|2,472|| align=right|0,099|| align=right|1,97|| align=right|3,885||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35268)||1996 QY|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,099|| align=right|4,81|| align=right|3,653||MBA||19. srpna 1996||Kleť||Klet
|-
|(35269)||1996 QC1|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,136|| align=right|5,99|| align=right|3,538||MBA||21. srpna 1996||Kleť||Klet
|-
|(35270)||1996 RL|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,244|| align=right|3,97|| align=right|3,687||MBA||7. září 1996||Sormano||V. Giuliani; P. Chiavenna
|-
|(35271)||1996 RR3|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,022|| align=right|3,29|| align=right|3,782||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35272)||1996 RH10|| align=right|12,4|| align=right|5,171|| align=right|0,078|| align=right|17,60|| align=right|11,76||JUT||7. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35273)||1996 RF11|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,063|| align=right|1,27|| align=right|4,093||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35274)||1996 RF24|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|3,489||MBA||7. září 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(35275)||1996 RB25|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,649||MBA||11. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35276)||1996 RS25|| align=right|11,6|| align=right|5,154|| align=right|0,076|| align=right|13,05|| align=right|11,70||JUT||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35277)||1996 RV27|| align=right|11,2|| align=right|5,252|| align=right|0,036|| align=right|20,01|| align=right|12,04||JUT||10. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(35278)||1996 SM|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,109|| align=right|6,43|| align=right|3,788||MBA||16. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35279)||1996 SR|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,203|| align=right|4,85|| align=right|4,115||MBA||20. září 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(35280)||1996 SQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,136|| align=right|3,59|| align=right|4,088||MBA||17. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35281)||1996 SD6|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|0,98|| align=right|4,083||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35282)||1996 SC7|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,187|| align=right|12,89|| align=right|4,209||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35283)||1996 TB1|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,033|| align=right|0,81|| align=right|4,387||MBA||5. října 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(35284)||1996 TM3|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|6,44|| align=right|3,525||MBA||5. října 1996||King City||R. G. Sandness
|-
|(35285)||1996 TR5|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,229|| align=right|25,30|| align=right|3,628||MBA||6. října 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(35286) Takaoakihiro||1996 TP9|| align=right|14,1|| align=right|2,634|| align=right|0,165|| align=right|12,99|| align=right|4,273||MBA||14. října 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(35287)||1996 TA18|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,138|| align=right|2,58|| align=right|3,873||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35288)||1996 TL19|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,166|| align=right|4,65|| align=right|4,218||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35289)||1996 TL40|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,201|| align=right|4,81|| align=right|4,065||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35290)||1996 TE42|| align=right|15,3|| align=right|2,254|| align=right|0,137|| align=right|4,71|| align=right|3,384||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35291)||1996 TN46|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,279|| align=right|11,25|| align=right|4,200||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35292)||1996 TE47|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,046|| align=right|6,15|| align=right|3,723||MBA||11. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35293)||1996 TC54|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,167|| align=right|3,85|| align=right|4,039||MBA||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35294)||1996 UG4|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,086|| align=right|13,94|| align=right|4,181||MBA||29. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35295)||1996 VM|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,114|| align=right|14,83|| align=right|4,094||MBA||1. listopadu 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(35296)||1996 VY1|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,198|| align=right|10,90|| align=right|4,406||MBA||1. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35297)||1996 VS3|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,119|| align=right|3,21|| align=right|3,862||MBA||2. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35298)||1996 VH5|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,221|| align=right|6,29|| align=right|4,321||MBA||3. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35299)||1996 VK8|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,332|| align=right|3,61|| align=right|4,524||MBA||7. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35300)||1996 VQ18|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,095|| align=right|1,89|| align=right|4,009||MBA||6. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35301)||1996 XE|| align=right|14,5|| align=right|2,810|| align=right|0,056|| align=right|6,71|| align=right|4,708||MBA||1. prosince 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(35302)||1996 XD6|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,101|| align=right|17,71|| align=right|5,653||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35303)||1996 XR6|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,153|| align=right|5,93|| align=right|4,249||MBA||1. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35304)||1996 XY11|| align=right|15,5|| align=right|2,844|| align=right|0,007|| align=right|3,15|| align=right|4,795||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35305)||1996 XB12|| align=right|15,7|| align=right|2,891|| align=right|0,028|| align=right|2,21|| align=right|4,916||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35306)||1996 XQ17|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,159|| align=right|12,15|| align=right|4,330||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35307)||1996 XG20|| align=right|16,1|| align=right|2,802|| align=right|0,164|| align=right|2,02|| align=right|4,690||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35308)||1996 XJ20|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,080|| align=right|1,55|| align=right|4,659||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35309)||1996 YF3|| align=right|13,7|| align=right|2,598|| align=right|0,141|| align=right|13,72|| align=right|4,187||MBA||24. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35310)||1997 AX1|| align=right|13,4|| align=right|2,879|| align=right|0,100|| align=right|16,05|| align=right|4,884||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35311)||1997 AE2|| align=right|13,3|| align=right|3,041|| align=right|0,101|| align=right|8,88|| align=right|5,302||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35312)||1997 AX2|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,212|| align=right|9,39|| align=right|4,664||MBA||4. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35313)||1997 AC6|| align=right|14,5|| align=right|2,860|| align=right|0,080|| align=right|3,13|| align=right|4,836||MBA||2. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35314)||1997 AW8|| align=right|13,4|| align=right|3,143|| align=right|0,136|| align=right|16,64|| align=right|5,572||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35315)||1997 AX9|| align=right|15,2|| align=right|2,871|| align=right|0,041|| align=right|1,85|| align=right|4,864||MBA||3. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35316) Monella||1997 AW13|| align=right|13,5|| align=right|2,733|| align=right|0,120|| align=right|12,34|| align=right|4,518||MBA||11. ledna 1997||Sormano||P. Sicoli; M. Cavagna
|-
|(35317)||1997 AQ23|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,076|| align=right|15,73|| align=right|4,840||MBA||14. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35318)||1997 BD1|| align=right|13,3|| align=right|2,549|| align=right|0,079|| align=right|14,53|| align=right|4,069||MBA||25. ledna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35319)||1997 BU4|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|13,84|| align=right|4,645||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35320)||1997 BR8|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,152|| align=right|15,10|| align=right|4,154||MBA||30. ledna 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(35321)||1997 CU9|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,112|| align=right|16,76|| align=right|5,579||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35322)||1997 CX16|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,036|| align=right|9,76|| align=right|5,185||MBA||6. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(35323)||1997 CD26|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|10,97|| align=right|5,112||MBA||13. února 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(35324)||1997 ET7|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,243|| align=right|21,40|| align=right|5,588||MBA||7. března 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35325)||1997 EU7|| align=right|15,1|| align=right|3,243|| align=right|0,156|| align=right|1,21|| align=right|5,838||MBA||7. března 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35326)||1997 EV7|| align=right|14,9|| align=right|3,177|| align=right|0,129|| align=right|1,11|| align=right|5,661||MBA||7. března 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35327)||1997 EP13|| align=right|15,0|| align=right|3,190|| align=right|0,112|| align=right|3,39|| align=right|5,696||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35328)||1997 EH15|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,104|| align=right|17,35|| align=right|5,636||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35329)||1997 EG34|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,106|| align=right|5,30|| align=right|5,350||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35330)||1997 EN35|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,186|| align=right|2,60|| align=right|5,416||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35331)||1997 EO47|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,067|| align=right|0,47|| align=right|5,594||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35332)||1997 EY52|| align=right|14,6|| align=right|3,026|| align=right|0,113|| align=right|0,90|| align=right|5,262||MBA||8. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35333)||1997 EW55|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,048|| align=right|1,13|| align=right|5,760||MBA||10. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35334) Yarkovsky||1997 FO1|| align=right|14,3|| align=right|3,020|| align=right|0,043|| align=right|4,18|| align=right|5,247||MBA||31. března 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(35335)||1997 FU1|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,096|| align=right|15,05|| align=right|5,771||MBA||30. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35336)||1997 FO2|| align=right|13,2|| align=right|3,118|| align=right|0,075|| align=right|15,18|| align=right|5,505||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35337)||1997 FB3|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,021|| align=right|10,56|| align=right|5,490||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35338)||1997 GD7|| align=right|14,6|| align=right|3,200|| align=right|0,084|| align=right|2,00|| align=right|5,724||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35339)||1997 GS16|| align=right|13,6|| align=right|2,929|| align=right|0,019|| align=right|1,98|| align=right|5,013||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35340)||1997 GV18|| align=right|13,9|| align=right|3,211|| align=right|0,147|| align=right|4,07|| align=right|5,753||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35341)||1997 GT22|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|10,79|| align=right|5,151||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35342)||1997 GZ24|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,020|| align=right|15,45|| align=right|5,531||MBA||7. dubna 1997||Goodricke-Pigott||M. T. Chamberlin
|-
|(35343)||1997 GV36|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,135|| align=right|1,45|| align=right|5,676||MBA||3. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35344)||1997 HX6|| align=right|14,0|| align=right|2,998|| align=right|0,153|| align=right|2,36|| align=right|5,190||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35345)||1997 HY6|| align=right|13,6|| align=right|3,083|| align=right|0,029|| align=right|10,18|| align=right|5,413||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35346)||1997 JX|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,046|| align=right|9,98|| align=right|5,669||MBA||1. května 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35347)||1997 JN12|| align=right|12,6|| align=right|3,012|| align=right|0,066|| align=right|10,74|| align=right|5,227||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35348)||1997 JO18|| align=right|13,4|| align=right|3,118|| align=right|0,157|| align=right|18,66|| align=right|5,505||MBA||8. května 1997||Burlington||T. Handley
|-
|(35349)||1997 LY12|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,119|| align=right|6,24|| align=right|5,742||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35350)||1997 LP14|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|5,752||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35351)||1997 MP3|| align=right|15,9|| align=right|2,167|| align=right|0,167|| align=right|5,18|| align=right|3,189||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35352)||1997 PD2|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,239|| align=right|1,58|| align=right|3,598||MBA||7. srpna 1997||Needville||Needville
|-
|(35353)||1997 RW9|| align=right|14,8|| align=right|2,182|| align=right|0,021|| align=right|5,20|| align=right|3,223||MBA||8. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35354)||1997 SP1|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,184|| align=right|0,45|| align=right|3,458||MBA||22. září 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35355)||1997 SB2|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,054|| align=right|3,69|| align=right|3,230||MBA||23. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35356)||1997 SL3|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,125|| align=right|5,49|| align=right|3,313||MBA||25. září 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(35357)||1997 SX9|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|3,63|| align=right|3,395||MBA||28. září 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(35358) Lorifini||1997 SL17|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,234|| align=right|10,18|| align=right|3,768||MBA||27. září 1997||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(35359)||1997 SO33|| align=right|15,0|| align=right|2,309|| align=right|0,116|| align=right|3,57|| align=right|3,507||MBA||26. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35360)||1997 TY11|| align=right|14,4|| align=right|2,195|| align=right|0,202|| align=right|2,56|| align=right|3,251||MBA||7. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35361)||1997 TH26|| align=right|16,4|| align=right|2,210|| align=right|0,156|| align=right|3,27|| align=right|3,284||MBA||11. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35362)||1997 TZ26|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,203|| align=right|9,93|| align=right|3,878||MBA||7. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35363)||1997 TV28|| align=right|11,3|| align=right|5,183|| align=right|0,078|| align=right|16,05|| align=right|11,80||JUT||6. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(35364) Donaldpray||1997 UT|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,077|| align=right|6,27|| align=right|3,374||MBA||21. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35365) Cooney||1997 UU|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,070|| align=right|5,62|| align=right|3,470||MBA||21. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35366)||1997 UP4|| align=right|15,9|| align=right|2,226|| align=right|0,167|| align=right|2,90|| align=right|3,320||MBA||18. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35367)||1997 UW7|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,229|| align=right|0,74|| align=right|3,703||MBA||28. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(35368)||1997 UB8|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,312|| align=right|22,76|| align=right|3,565||MBA||28. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35369)||1997 UJ11|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,197|| align=right|23,00|| align=right|3,554||MBA||29. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35370)||1997 UF21|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|3,53|| align=right|3,406||MBA||29. října 1997||Saji||Saji
|-
|(35371)||1997 UZ21|| align=right|14,3|| align=right|2,223|| align=right|0,209|| align=right|3,97|| align=right|3,314||MBA||25. října 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(35372)||1997 UN24|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,280|| align=right|5,37|| align=right|3,671||MBA||28. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35373)||1997 UT25|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,220|| align=right|1,26|| align=right|3,624||MBA||25. října 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(35374)||1997 VK|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,106|| align=right|5,37|| align=right|3,617||MBA||1. listopadu 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35375)||1997 VP1|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,111|| align=right|0,88|| align=right|4,214||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35376)||1997 VJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,180|| align=right|3,86|| align=right|3,511||MBA||8. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35377)||1997 WN2|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|1,73|| align=right|3,657||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35378)||1997 WN12|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,217|| align=right|1,34|| align=right|3,479||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35379)||1997 WS20|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,154|| align=right|5,48|| align=right|3,436||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35380)||1997 WJ21|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,221|| align=right|5,72|| align=right|3,427||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35381)||1997 WH31|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|2,62|| align=right|3,540||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35382)||1997 WJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,219|| align=right|0,13|| align=right|3,201||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35383)||1997 WU36|| align=right|14,6|| align=right|2,220|| align=right|0,205|| align=right|7,17|| align=right|3,306||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35384)||1997 WK37|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,228|| align=right|2,62|| align=right|3,620||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35385)||1997 WL37|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,170|| align=right|2,68|| align=right|3,720||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35386)||1997 WM43|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,067|| align=right|8,53|| align=right|3,445||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35387)||1997 WY44|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,202|| align=right|2,97|| align=right|3,595||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(35388)||1997 WY56|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,184|| align=right|4,85|| align=right|3,589||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35389)||1997 XO|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,167|| align=right|5,38|| align=right|3,667||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35390)||1997 XW|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,182|| align=right|4,70|| align=right|3,494||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35391)||1997 XN3|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,152|| align=right|3,77|| align=right|3,788||MBA||3. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(35392)||1997 XD5|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,047|| align=right|6,22|| align=right|3,790||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(35393)||1997 XJ5|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,138|| align=right|5,19|| align=right|3,442||MBA||2. prosince 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35394)||1997 XD9|| align=right|14,1|| align=right|2,764|| align=right|0,208|| align=right|9,92|| align=right|4,593||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(35395)||1997 XM10|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,206|| align=right|2,33|| align=right|3,727||MBA||4. prosince 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(35396)||1997 XF11|| align=right|16,9|| align=right|1,443|| align=right|0,484|| align=right|4,10|| align=right|1,733||APL PHA||6. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35397)||1997 YJ|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,157|| align=right|1,87|| align=right|3,699||MBA||18. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35398)||1997 YR|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,137|| align=right|4,53|| align=right|3,570||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35399)||1997 YQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,158|| align=right|4,35|| align=right|3,795||MBA||20. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35400)||1997 YU2|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,207|| align=right|3,14|| align=right|3,672||MBA||21. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(35401)||1997 YW2|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,129|| align=right|3,33|| align=right|3,700||MBA||21. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(35402)||1997 YK3|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,216|| align=right|5,78|| align=right|3,518||MBA||17. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35403)||1997 YW4|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,075|| align=right|6,23|| align=right|3,588||MBA||22. prosince 1997||Needville||Needville
|-
|(35404)||1997 YV5|| align=right|13,4|| align=right|2,322|| align=right|0,217|| align=right|10,42|| align=right|3,538||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35405)||1997 YU7|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|2,09|| align=right|3,784||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35406)||1997 YH8|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,244|| align=right|8,43|| align=right|3,399||MBA||28. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35407)||1997 YF11|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|7,51|| align=right|3,593||MBA||28. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35408)||1997 YS13|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,134|| align=right|0,38|| align=right|3,771||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35409)||1997 YT13|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,079|| align=right|7,12|| align=right|3,765||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35410)||1997 YC15|| align=right|14,8|| align=right|2,441|| align=right|0,137|| align=right|0,91|| align=right|3,813||MBA||28. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35411)||1997 YX16|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,114|| align=right|6,61|| align=right|3,438||MBA||29. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35412)||1997 YN17|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,173|| align=right|1,33|| align=right|3,696||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35413)||1998 AS|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,138|| align=right|1,35|| align=right|3,792||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35414)||1998 AC3|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|7,77|| align=right|3,570||MBA||3. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35415)||1998 AD3|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,110|| align=right|2,13|| align=right|3,690||MBA||3. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35416)||1998 AC4|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,200|| align=right|3,63|| align=right|3,828||MBA||2. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35417)||1998 AT4|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,156|| align=right|7,22|| align=right|3,383||MBA||6. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35418)||1998 AP5|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,126|| align=right|14,18|| align=right|4,249||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35419)||1998 AC6|| align=right|15,8|| align=right|2,460|| align=right|0,068|| align=right|6,18|| align=right|3,857||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35420)||1998 AG6|| align=right|13,9|| align=right|2,879|| align=right|0,150|| align=right|10,93|| align=right|4,884||MBA||8. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35421)||1998 AO6|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,113|| align=right|12,20|| align=right|4,080||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35422)||1998 AF7|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,107|| align=right|7,83|| align=right|3,535||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35423)||1998 AL7|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,142|| align=right|1,27|| align=right|3,755||MBA||6. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35424)||1998 BK|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,217|| align=right|6,18|| align=right|3,628||MBA||18. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35425)||1998 BY|| align=right|14,7|| align=right|2,477|| align=right|0,009|| align=right|8,71|| align=right|3,898||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35426)||1998 BN1|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,101|| align=right|4,00|| align=right|3,496||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35427)||1998 BJ2|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|3,788||MBA||20. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35428)||1998 BS2|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,116|| align=right|7,09|| align=right|3,553||MBA||19. ledna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35429)||1998 BW4|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,221|| align=right|3,64|| align=right|4,157||MBA||18. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35430)||1998 BT6|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,105|| align=right|1,42|| align=right|3,726||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35431)||1998 BY6|| align=right|14,1|| align=right|2,726|| align=right|0,109|| align=right|5,41|| align=right|4,499||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35432)||1998 BG9|| align=right|19,4|| align=right|2,519|| align=right|0,536|| align=right|13,02|| align=right|3,997||AMR||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35433)||1998 BP9|| align=right|15,7|| align=right|2,151|| align=right|0,043|| align=right|2,44|| align=right|3,155||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35434)||1998 BF13|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,214|| align=right|2,92|| align=right|4,178||MBA||24. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35435)||1998 BL13|| align=right|14,4|| align=right|2,257|| align=right|0,194|| align=right|5,40|| align=right|3,391||MBA||24. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35436)||1998 BU15|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|6,90|| align=right|4,678||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35437)||1998 BN19|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|0,26|| align=right|4,141||MBA||18. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35438)||1998 BZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,102|| align=right|3,28|| align=right|4,221||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35439)||1998 BK25|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,147|| align=right|6,61|| align=right|3,694||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35440)||1998 BG30|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,243|| align=right|6,27|| align=right|3,851||MBA||29. ledna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35441) Kyoko||1998 BH33|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|13,44|| align=right|4,093||MBA||31. ledna 1998||Mishima||M. Akiyama
|-
|(35442)||1998 BR33|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,051|| align=right|9,35|| align=right|3,843||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35443)||1998 BG42|| align=right|14,3|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|4,02|| align=right|3,243||MBA||20. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35444)||1998 BU43|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,190|| align=right|5,60|| align=right|3,610||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(35445)||1998 CY|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|4,21|| align=right|3,806||MBA||5. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(35446) Stáňa||1998 CK1|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,233|| align=right|6,34|| align=right|3,610||MBA||6. února 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(35447)||1998 CW2|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,058|| align=right|3,37|| align=right|3,698||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35448)||1998 CX2|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,053|| align=right|6,32|| align=right|3,731||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35449)||1998 CR3|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,138|| align=right|0,55|| align=right|5,592||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35450)||1998 CV4|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,208|| align=right|7,16|| align=right|4,111||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35451)||1998 CW4|| align=right|14,2|| align=right|2,583|| align=right|0,177|| align=right|13,03|| align=right|4,151||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35452)||1998 DF10|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,155|| align=right|14,32|| align=right|4,108||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35453)||1998 DE13|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,160|| align=right|8,97|| align=right|4,577||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35454)||1998 DE14|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,210|| align=right|12,56|| align=right|5,418||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35455)||1998 DN14|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,155|| align=right|4,46|| align=right|4,011||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35456)||1998 DF15|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,051|| align=right|6,33|| align=right|4,646||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35457)||1998 DN15|| align=right|14,5|| align=right|2,487|| align=right|0,093|| align=right|7,95|| align=right|3,920||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35458)||1998 DU15|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,066|| align=right|15,09|| align=right|4,029||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35459)||1998 DG20|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,099|| align=right|8,55|| align=right|3,910||MBA||27. února 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(35460)||1998 DU20|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,243|| align=right|2,76|| align=right|3,550||MBA||26. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35461) Mazzucato||1998 DM23|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,101|| align=right|5,43|| align=right|3,857||MBA||26. února 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(35462)||1998 DW23|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,077|| align=right|7,36|| align=right|4,362||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35463)||1998 DJ32|| align=right|14,2|| align=right|2,628|| align=right|0,004|| align=right|1,99|| align=right|4,258||MBA||22. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35464)||1998 DC33|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,164|| align=right|10,89|| align=right|3,723||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(35465)||1998 DF33|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|7,32|| align=right|3,722||MBA||27. února 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(35466)||1998 DO34|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,221|| align=right|8,88|| align=right|4,005||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35467)||1998 ED|| align=right|13,8|| align=right|2,554|| align=right|0,189|| align=right|13,43|| align=right|4,081||MBA||1. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35468)||1998 EW2|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,091|| align=right|9,90|| align=right|4,090||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35469)||1998 ED3|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,084|| align=right|7,05|| align=right|3,909||MBA||2. března 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35470)||1998 EC8|| align=right|15,0|| align=right|2,913|| align=right|0,010|| align=right|3,38|| align=right|4,971||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35471)||1998 ED8|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,036|| align=right|2,63|| align=right|4,415||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35472)||1998 EJ8|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,156|| align=right|6,68|| align=right|4,036||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35473)||1998 EZ8|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,145|| align=right|9,51|| align=right|4,103||MBA||9. března 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(35474)||1998 EA9|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,240|| align=right|9,06|| align=right|4,104||MBA||9. března 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(35475)||1998 EP9|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,141|| align=right|3,31|| align=right|3,806||MBA||6. března 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(35476)||1998 EN10|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,057|| align=right|4,99|| align=right|4,177||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35477)||1998 ER10|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,239|| align=right|3,71|| align=right|5,284||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35478)||1998 EG11|| align=right|15,1|| align=right|2,480|| align=right|0,094|| align=right|5,87|| align=right|3,905||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35479)||1998 FT4|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,095|| align=right|7,49|| align=right|4,675||MBA||23. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35480)||1998 FN5|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,111|| align=right|11,63|| align=right|4,289||MBA||24. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35481)||1998 FA8|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,182|| align=right|3,13|| align=right|4,488||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35482)||1998 FJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,192|| align=right|7,58|| align=right|4,039||MBA||22. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35483)||1998 FQ12|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,209|| align=right|12,04|| align=right|4,203||MBA||20. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35484)||1998 FC14|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,067|| align=right|12,61|| align=right|4,027||MBA||25. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35485)||1998 FZ14|| align=right|15,2|| align=right|2,830|| align=right|0,167|| align=right|5,96|| align=right|4,760||MBA||24. března 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35486)||1998 FH15|| align=right|13,3|| align=right|2,743|| align=right|0,111|| align=right|12,02|| align=right|4,542||MBA||27. března 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35487)||1998 FK16|| align=right|13,9|| align=right|2,592|| align=right|0,167|| align=right|12,83|| align=right|4,173||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35488)||1998 FJ21|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,091|| align=right|4,51|| align=right|4,139||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35489)||1998 FE22|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,142|| align=right|3,95|| align=right|4,507||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35490)||1998 FD27|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,076|| align=right|14,71|| align=right|4,215||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35491)||1998 FQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,247|| align=right|4,12|| align=right|4,111||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35492)||1998 FA29|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,048|| align=right|2,15|| align=right|4,026||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35493)||1998 FG29|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,096|| align=right|9,95|| align=right|4,127||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35494)||1998 FZ31|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,109|| align=right|14,70|| align=right|4,050||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35495)||1998 FO32|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,269|| align=right|11,03|| align=right|4,218||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35496)||1998 FC33|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,048|| align=right|22,07|| align=right|4,159||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35497)||1998 FT33|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,006|| align=right|10,61|| align=right|4,358||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35498)||1998 FC35|| align=right|13,9|| align=right|3,188|| align=right|0,261|| align=right|8,48|| align=right|5,691||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35499)||1998 FO35|| align=right|13,9|| align=right|2,533|| align=right|0,042|| align=right|16,37|| align=right|4,031||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35500)||1998 FP39|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,028|| align=right|14,85|| align=right|4,296||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35501)||1998 FM41|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,137|| align=right|0,76|| align=right|4,103||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35502)||1998 FP41|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,119|| align=right|1,56|| align=right|4,182||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35503)||1998 FT42|| align=right|13,4|| align=right|3,047|| align=right|0,160|| align=right|10,58|| align=right|5,319||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35504)||1998 FF43|| align=right|13,8|| align=right|2,564|| align=right|0,182|| align=right|13,17|| align=right|4,105||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35505)||1998 FS43|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,169|| align=right|4,04|| align=right|4,177||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35506)||1998 FU43|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,036|| align=right|2,30|| align=right|4,447||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35507)||1998 FY43|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,187|| align=right|10,58|| align=right|4,093||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35508)||1998 FC44|| align=right|14,1|| align=right|2,738|| align=right|0,163|| align=right|7,26|| align=right|4,529||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35509)||1998 FK44|| align=right|14,7|| align=right|2,897|| align=right|0,284|| align=right|4,27|| align=right|4,930||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35510)||1998 FF47|| align=right|14,8|| align=right|2,639|| align=right|0,220|| align=right|12,81|| align=right|4,287||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35511)||1998 FY48|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,114|| align=right|2,59|| align=right|4,502||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35512)||1998 FH53|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,097|| align=right|4,53|| align=right|4,470||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35513)||1998 FL53|| align=right|15,0|| align=right|2,890|| align=right|0,100|| align=right|1,00|| align=right|4,913||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35514)||1998 FZ56|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,052|| align=right|9,06|| align=right|5,131||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35515)||1998 FK57|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,153|| align=right|3,64|| align=right|4,208||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35516)||1998 FU57|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,087|| align=right|8,71|| align=right|4,690||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35517)||1998 FV58|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,103|| align=right|9,79|| align=right|5,362||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35518)||1998 FU59|| align=right|15,1|| align=right|2,484|| align=right|0,131|| align=right|8,06|| align=right|3,913||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35519)||1998 FJ60|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,115|| align=right|4,72|| align=right|4,529||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35520)||1998 FX60|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,071|| align=right|3,71|| align=right|4,673||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35521)||1998 FX61|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,144|| align=right|2,78|| align=right|4,433||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35522)||1998 FY62|| align=right|13,7|| align=right|2,560|| align=right|0,056|| align=right|13,90|| align=right|4,095||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35523)||1998 FQ63|| align=right|14,1|| align=right|2,843|| align=right|0,213|| align=right|5,22|| align=right|4,792||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35524)||1998 FK64|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,188|| align=right|9,29|| align=right|4,501||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35525)||1998 FV64|| align=right|14,9|| align=right|2,905|| align=right|0,014|| align=right|1,28|| align=right|4,951||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35526)||1998 FX67|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,157|| align=right|1,83|| align=right|5,215||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35527)||1998 FG68|| align=right|13,4|| align=right|3,218|| align=right|0,225|| align=right|10,61|| align=right|5,773||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35528)||1998 FC69|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,138|| align=right|3,17|| align=right|4,263||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35529)||1998 FU69|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,167|| align=right|8,15|| align=right|4,641||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35530)||1998 FE70|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,046|| align=right|14,98|| align=right|4,337||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35531)||1998 FQ70|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,092|| align=right|5,96|| align=right|4,553||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35532)||1998 FV71|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,085|| align=right|3,82|| align=right|4,429||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35533)||1998 FO72|| align=right|14,5|| align=right|2,904|| align=right|0,065|| align=right|5,72|| align=right|4,947||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35534)||1998 FW73|| align=right|13,3|| align=right|3,139|| align=right|0,208|| align=right|24,34|| align=right|5,561||MBA||20. března 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35535)||1998 FS77|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,148|| align=right|8,04|| align=right|4,099||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35536)||1998 FG78|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,235|| align=right|4,83|| align=right|4,191||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35537)||1998 FC79|| align=right|14,6|| align=right|2,805|| align=right|0,042|| align=right|6,40|| align=right|4,698||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35538)||1998 FH80|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,137|| align=right|11,30|| align=right|4,572||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35539)||1998 FJ91|| align=right|12,6|| align=right|2,639|| align=right|0,218|| align=right|13,70|| align=right|4,285||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35540)||1998 FE94|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,120|| align=right|9,82|| align=right|5,673||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35541)||1998 FS95|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,140|| align=right|7,21|| align=right|4,137||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35542)||1998 FS99|| align=right|13,5|| align=right|2,590|| align=right|0,097|| align=right|13,82|| align=right|4,168||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35543)||1998 FU99|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,166|| align=right|5,35|| align=right|4,048||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35544)||1998 FT102|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,075|| align=right|14,75|| align=right|4,230||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35545)||1998 FQ103|| align=right|14,8|| align=right|2,584|| align=right|0,123|| align=right|3,95|| align=right|4,154||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35546)||1998 FA105|| align=right|14,9|| align=right|2,700|| align=right|0,071|| align=right|8,64|| align=right|4,436||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35547)||1998 FV106|| align=right|14,3|| align=right|2,690|| align=right|0,072|| align=right|8,69|| align=right|4,410||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35548)||1998 FL107|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,141|| align=right|14,54|| align=right|4,815||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35549)||1998 FT108|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,132|| align=right|12,58|| align=right|4,250||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35550)||1998 FD109|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,077|| align=right|8,89|| align=right|5,120||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35551)||1998 FA114|| align=right|13,8|| align=right|2,570|| align=right|0,136|| align=right|5,51|| align=right|4,118||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35552)||1998 FE115|| align=right|13,3|| align=right|2,672|| align=right|0,134|| align=right|11,27|| align=right|4,366||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35553)||1998 FK116|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,118|| align=right|7,75|| align=right|4,490||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35554)||1998 FL118|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,103|| align=right|6,92|| align=right|4,580||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35555)||1998 FC120|| align=right|14,5|| align=right|2,887|| align=right|0,047|| align=right|3,08|| align=right|4,904||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35556)||1998 FC122|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,205|| align=right|4,86|| align=right|4,231||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35557)||1998 FO122|| align=right|13,6|| align=right|3,179|| align=right|0,117|| align=right|5,52|| align=right|5,668||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35558)||1998 FT122|| align=right|13,2|| align=right|2,567|| align=right|0,174|| align=right|13,38|| align=right|4,113||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35559)||1998 FO127|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,118|| align=right|4,53|| align=right|4,355||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35560)||1998 FU130|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,099|| align=right|2,92|| align=right|4,239||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35561)||1998 FZ132|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,103|| align=right|12,82|| align=right|4,101||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35562)||1998 GL1|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,056|| align=right|16,05|| align=right|4,087||MBA||5. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35563)||1998 GK3|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,163|| align=right|14,46|| align=right|4,087||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35564)||1998 GY5|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,092|| align=right|13,32|| align=right|4,428||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35565)||1998 GF6|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,112|| align=right|15,71|| align=right|4,245||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35566)||1998 GE7|| align=right|13,3|| align=right|2,612|| align=right|0,145|| align=right|14,94|| align=right|4,220||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35567)||1998 GC9|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,057|| align=right|12,28|| align=right|4,116||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35568)||1998 GD9|| align=right|13,8|| align=right|2,532|| align=right|0,180|| align=right|14,24|| align=right|4,028||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35569)||1998 GN9|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,111|| align=right|15,83|| align=right|4,271||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35570)||1998 GF10|| align=right|14,1|| align=right|2,623|| align=right|0,230|| align=right|13,97|| align=right|4,248||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35571)||1998 HV6|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,155|| align=right|5,49|| align=right|4,071||MBA||21. dubna 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(35572)||1998 HW6|| align=right|12,9|| align=right|2,817|| align=right|0,025|| align=right|14,26|| align=right|4,728||MBA||19. dubna 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35573)||1998 HH9|| align=right|13,9|| align=right|2,779|| align=right|0,185|| align=right|10,20|| align=right|4,633||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35574)||1998 HE12|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,061|| align=right|8,95|| align=right|4,164||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35575)||1998 HC18|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,132|| align=right|3,41|| align=right|4,585||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35576)||1998 HB21|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,036|| align=right|3,28|| align=right|4,470||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35577)||1998 HZ26|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,089|| align=right|5,48|| align=right|4,687||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35578)||1998 HE34|| align=right|14,5|| align=right|2,954|| align=right|0,047|| align=right|2,66|| align=right|5,076||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35579)||1998 HA36|| align=right|13,9|| align=right|2,734|| align=right|0,089|| align=right|4,96|| align=right|4,519||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35580)||1998 HK39|| align=right|13,5|| align=right|2,735|| align=right|0,073|| align=right|5,09|| align=right|4,522||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35581)||1998 HD40|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,155|| align=right|8,98|| align=right|4,380||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35582)||1998 HD45|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,134|| align=right|4,22|| align=right|4,313||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35583)||1998 HX45|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,109|| align=right|2,59|| align=right|4,583||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35584)||1998 HY46|| align=right|13,6|| align=right|2,728|| align=right|0,130|| align=right|13,38|| align=right|4,506||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35585)||1998 HZ51|| align=right|14,2|| align=right|2,792|| align=right|0,071|| align=right|6,01|| align=right|4,665||MBA||30. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35586)||1998 HG54|| align=right|14,1|| align=right|2,632|| align=right|0,049|| align=right|12,00|| align=right|4,270||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35587)||1998 HR63|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,100|| align=right|4,37|| align=right|4,636||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35588)||1998 HU80|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,134|| align=right|6,27|| align=right|4,280||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35589)||1998 HY80|| align=right|14,5|| align=right|3,244|| align=right|0,122|| align=right|2,92|| align=right|5,841||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35590)||1998 HQ86|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,081|| align=right|1,14|| align=right|4,987||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35591)||1998 HB91|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,109|| align=right|4,78|| align=right|4,702||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35592)||1998 HR94|| align=right|13,3|| align=right|2,677|| align=right|0,154|| align=right|12,24|| align=right|4,379||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35593)||1998 HP98|| align=right|13,9|| align=right|2,845|| align=right|0,018|| align=right|5,32|| align=right|4,798||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35594)||1998 HY114|| align=right|13,3|| align=right|3,073|| align=right|0,230|| align=right|13,20|| align=right|5,387||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35595)||1998 HO116|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,082|| align=right|13,46|| align=right|4,103||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35596)||1998 HZ117|| align=right|14,0|| align=right|2,544|| align=right|0,172|| align=right|8,09|| align=right|4,057||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35597)||1998 HJ118|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,092|| align=right|14,24|| align=right|4,401||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35598)||1998 HZ118|| align=right|13,5|| align=right|3,096|| align=right|0,120|| align=right|15,70|| align=right|5,447||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35599)||1998 HV120|| align=right|14,0|| align=right|2,971|| align=right|0,061|| align=right|10,58|| align=right|5,121||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35600)||1998 HY121|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,070|| align=right|13,83|| align=right|4,252||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35601)||1998 HJ122|| align=right|14,0|| align=right|2,733|| align=right|0,164|| align=right|13,83|| align=right|4,517||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35602)||1998 HC124|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,154|| align=right|9,44|| align=right|4,502||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35603)||1998 HP124|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,004|| align=right|6,36|| align=right|4,544||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35604)||1998 HZ124|| align=right|15,0|| align=right|2,770|| align=right|0,163|| align=right|12,87|| align=right|4,609||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35605)||1998 HU125|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,126|| align=right|11,39|| align=right|5,130||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35606)||1998 HG126|| align=right|14,8|| align=right|2,633|| align=right|0,115|| align=right|15,24|| align=right|4,271||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35607)||1998 HJ127|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,073|| align=right|14,99|| align=right|4,302||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35608)||1998 HX127|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,140|| align=right|4,71|| align=right|4,548||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35609)||1998 HC132|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,070|| align=right|5,51|| align=right|5,375||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35610)||1998 HW133|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,208|| align=right|5,33|| align=right|4,248||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35611)||1998 HU136|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,288|| align=right|5,84|| align=right|4,942||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35612)||1998 HR137|| align=right|14,8|| align=right|2,955|| align=right|0,019|| align=right|3,11|| align=right|5,079||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35613)||1998 HS147|| align=right|13,5|| align=right|2,973|| align=right|0,063|| align=right|10,68|| align=right|5,125||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35614)||1998 HB148|| align=right|14,6|| align=right|3,213|| align=right|0,169|| align=right|1,39|| align=right|5,757||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35615)||1998 HE148|| align=right|14,5|| align=right|2,607|| align=right|0,210|| align=right|2,73|| align=right|4,209||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35616)||1998 HN148|| align=right|14,2|| align=right|2,936|| align=right|0,095|| align=right|2,02|| align=right|5,029||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35617)||1998 HY148|| align=right|13,7|| align=right|2,598|| align=right|0,078|| align=right|15,03|| align=right|4,186||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35618)||1998 HC149|| align=right|12,3|| align=right|2,996|| align=right|0,241|| align=right|14,89|| align=right|5,185||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35619)||1998 HT149|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,154|| align=right|9,44|| align=right|4,616||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35620)||1998 JZ|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,159|| align=right|12,46|| align=right|4,376||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35621)||1998 JD4|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,086|| align=right|13,41|| align=right|5,172||MBA||15. května 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(35622)||1998 JF4|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,152|| align=right|4,34|| align=right|4,241||MBA||5. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35623)||1998 KF7|| align=right|13,6|| align=right|2,610|| align=right|0,074|| align=right|11,56|| align=right|4,216||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35624)||1998 KR7|| align=right|13,9|| align=right|2,799|| align=right|0,128|| align=right|15,41|| align=right|4,683||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35625)||1998 KK8|| align=right|13,5|| align=right|3,000|| align=right|0,081|| align=right|10,30|| align=right|5,197||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35626)||1998 KD9|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,150|| align=right|12,24|| align=right|4,297||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35627)||1998 KW9|| align=right|13,4|| align=right|3,151|| align=right|0,218|| align=right|9,23|| align=right|5,592||MBA||24. května 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35628)||1998 KQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,914|| align=right|0,112|| align=right|2,74|| align=right|4,974||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35629)||1998 KK21|| align=right|13,2|| align=right|2,662|| align=right|0,150|| align=right|12,05|| align=right|4,343||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35630)||1998 KQ23|| align=right|12,5|| align=right|3,973|| align=right|0,128|| align=right|9,95|| align=right|7,919||HLD||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35631)||1998 KL24|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,092|| align=right|10,96|| align=right|5,184||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35632)||1998 KA26|| align=right|15,4|| align=right|2,880|| align=right|0,132|| align=right|4,48|| align=right|4,887||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35633)||1998 KM28|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,050|| align=right|8,41|| align=right|4,289||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35634)||1998 KS32|| align=right|14,0|| align=right|2,995|| align=right|0,120|| align=right|8,92|| align=right|5,181||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35635)||1998 KV33|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,184|| align=right|0,83|| align=right|5,465||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35636)||1998 KO34|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,173|| align=right|12,02|| align=right|4,324||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35637)||1998 KV34|| align=right|14,1|| align=right|2,742|| align=right|0,086|| align=right|11,62|| align=right|4,540||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35638)||1998 KU37|| align=right|14,4|| align=right|2,651|| align=right|0,070|| align=right|9,96|| align=right|4,316||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35639)||1998 KY49|| align=right|13,9|| align=right|2,999|| align=right|0,091|| align=right|10,68|| align=right|5,192||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35640)||1998 KN51|| align=right|13,6|| align=right|2,977|| align=right|0,126|| align=right|11,56|| align=right|5,135||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35641)||1998 KT51|| align=right|14,4|| align=right|2,701|| align=right|0,089|| align=right|11,16|| align=right|4,437||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35642)||1998 KF53|| align=right|14,1|| align=right|2,660|| align=right|0,144|| align=right|11,18|| align=right|4,339||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35643)||1998 KN55|| align=right|13,1|| align=right|2,795|| align=right|0,135|| align=right|9,05|| align=right|4,671||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35644)||1998 KW59|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,174|| align=right|8,44|| align=right|4,520||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35645)||1998 KU60|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,148|| align=right|12,01|| align=right|4,264||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35646)||1998 KO66|| align=right|14,6|| align=right|3,083|| align=right|0,112|| align=right|4,57|| align=right|5,413||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35647)||1998 KA67|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,082|| align=right|16,03|| align=right|4,307||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35648)||1998 KR68|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,271|| align=right|10,27|| align=right|4,535||MBA||29. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35649)||1998 ML4|| align=right|13,0|| align=right|3,237|| align=right|0,101|| align=right|24,59|| align=right|5,822||MBA||23. června 1998||Catalina||CSS
|-
|(35650)||1998 MD11|| align=right|13,9|| align=right|3,043|| align=right|0,105|| align=right|10,88|| align=right|5,308||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35651)||1998 MS29|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,125|| align=right|6,46|| align=right|5,614||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35652)||1998 MT29|| align=right|14,1|| align=right|2,775|| align=right|0,096|| align=right|10,01|| align=right|4,621||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35653)||1998 MF30|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,071|| align=right|10,92|| align=right|5,369||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35654)||1998 MR33|| align=right|13,4|| align=right|3,117|| align=right|0,202|| align=right|5,90|| align=right|5,503||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35655)||1998 OJ6|| align=right|13,9|| align=right|3,249|| align=right|0,103|| align=right|5,36|| align=right|5,854||MBA||24. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35656)||1998 OZ12|| align=right|13,0|| align=right|3,119|| align=right|0,100|| align=right|13,99|| align=right|5,506||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35657)||1998 QE5|| align=right|13,2|| align=right|3,137|| align=right|0,222|| align=right|10,60|| align=right|5,557||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35658)||1998 QV9|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,194|| align=right|9,15|| align=right|4,158||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35659)||1998 QU10|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,056|| align=right|5,56|| align=right|5,842||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35660)||1998 QS38|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,208|| align=right|13,44|| align=right|5,672||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35661)||1998 QV39|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,173|| align=right|2,36|| align=right|3,719||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35662)||1998 QW40|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,183|| align=right|2,72|| align=right|3,182||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35663)||1998 QT50|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,316|| align=right|10,25|| align=right|5,439||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35664)||1998 QC64|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,037|| align=right|21,88|| align=right|5,495||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35665)||1998 RF18|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,133|| align=right|2,50|| align=right|3,496||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35666)||1998 RZ47|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,205|| align=right|7,33|| align=right|4,628||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35667)||1998 RN72|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,183|| align=right|5,36|| align=right|4,122||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35668)||1998 RB76|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,098|| align=right|5,94|| align=right|3,443||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35669)||1998 SO12|| align=right|16,1|| align=right|1,945|| align=right|0,098|| align=right|19,77|| align=right|2,711||MBA||22. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(35670)||1998 SU27|| align=right|19,5|| align=right|2,126|| align=right|0,594|| align=right|7,10|| align=right|3,100||APL||24. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35671)||1998 SN165|| align=right|5,8|| align=right|37,77|| align=right|0,042|| align=right|4,62|| align=right|233||CNT||23. září 1998||Steward||A. Gleason
|-
|(35672)||1998 UZ14|| align=right|12,4|| align=right|5,217|| align=right|0,037|| align=right|4,02|| align=right|11,92||JUT||23. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35673)||1998 VQ15|| align=right|11,4|| align=right|5,128|| align=right|0,043|| align=right|9,91|| align=right|11,62||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35674)||1998 VC32|| align=right|15,2|| align=right|1,921|| align=right|0,104|| align=right|20,13|| align=right|2,662||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35675)||1998 XK17|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,060|| align=right|6,45|| align=right|3,533||MBA||15. prosince 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(35676)||1998 XA30|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,192|| align=right|14,02|| align=right|4,237||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35677)||1998 XE95|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,146|| align=right|6,52|| align=right|3,547||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(35678)||1998 XW96|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,219|| align=right|2,89|| align=right|3,435||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(35679)||1998 YK3|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,139|| align=right|4,01|| align=right|3,416||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35680)||1999 AS21|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,055|| align=right|6,59|| align=right|3,260||MBA||15. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35681)||1999 BC2|| align=right|14,7|| align=right|1,958|| align=right|0,060|| align=right|17,50|| align=right|2,740||MBA||16. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35682)||1999 BP2|| align=right|14,2|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|6,36|| align=right|3,737||MBA||18. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35683)||1999 BK5|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,047|| align=right|1,55|| align=right|3,197||MBA||21. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(35684)||1999 BO5|| align=right|13,2|| align=right|2,413|| align=right|0,010|| align=right|7,73|| align=right|3,748||MBA||16. ledna 1999||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35685)||1999 BT11|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,063|| align=right|1,21|| align=right|3,372||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(35686)||1999 BW18|| align=right|15,5|| align=right|2,182|| align=right|0,151|| align=right|6,80|| align=right|3,223||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35687)||1999 CP8|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,053|| align=right|2,06|| align=right|3,285||MBA||6. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35688)||1999 CD10|| align=right|12,6|| align=right|2,763|| align=right|0,064|| align=right|10,72|| align=right|4,592||MBA||15. února 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(35689)||1999 CD12|| align=right|14,3|| align=right|2,358|| align=right|0,121|| align=right|13,53|| align=right|3,621||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35690)||1999 CT21|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|4,066||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35691)||1999 CE26|| align=right|15,2|| align=right|2,882|| align=right|0,011|| align=right|2,51|| align=right|4,891||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35692)||1999 CV32|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,170|| align=right|3,20|| align=right|3,703||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35693)||1999 CQ48|| align=right|16,1|| align=right|2,154|| align=right|0,107|| align=right|4,64|| align=right|3,160||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35694)||1999 CP54|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,157|| align=right|1,21|| align=right|3,203||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35695)||1999 CE57|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,154|| align=right|5,33|| align=right|3,433||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35696)||1999 CE97|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,170|| align=right|2,17|| align=right|3,754||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35697)||1999 CG104|| align=right|14,3|| align=right|2,206|| align=right|0,184|| align=right|5,84|| align=right|3,276||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35698)||1999 CJ118|| align=right|15,5|| align=right|2,160|| align=right|0,152|| align=right|3,00|| align=right|3,173||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35699)||1999 CO118|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,100|| align=right|3,52|| align=right|3,434||MBA||13. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35700)||1999 DL2|| align=right|14,7|| align=right|2,369|| align=right|0,101|| align=right|8,77|| align=right|3,645||MBA||19. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35701)||1999 FF7|| align=right|15,6|| align=right|2,137|| align=right|0,091|| align=right|3,80|| align=right|3,124||MBA||16. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35702)||1999 FN9|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,119|| align=right|3,97|| align=right|3,401||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35703) Lafiascaia||1999 FP10|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,091|| align=right|4,40|| align=right|3,561||MBA||20. března 1999||Montelupo||M. Tombelli; E. Masotti
|-
|(35704)||1999 FB13|| align=right|15,3|| align=right|2,528|| align=right|0,240|| align=right|3,69|| align=right|4,018||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35705)||1999 FK17|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,103|| align=right|5,67|| align=right|3,500||MBA||23. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35706)||1999 FG25|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,127|| align=right|5,49|| align=right|3,451||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35707)||1999 FZ25|| align=right|15,2|| align=right|2,469|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|3,879||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35708)||1999 FX27|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,064|| align=right|2,81|| align=right|3,819||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35709)||1999 FR28|| align=right|13,7|| align=right|2,363|| align=right|0,304|| align=right|13,64|| align=right|3,631||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35710)||1999 FT29|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|5,69|| align=right|3,656||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35711)||1999 FZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,133|| align=right|3,91|| align=right|3,413||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35712)||1999 FF30|| align=right|15,0|| align=right|2,214|| align=right|0,112|| align=right|7,53|| align=right|3,294||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35713)||1999 FS30|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,050|| align=right|4,13|| align=right|3,344||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35714)||1999 FB31|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,115|| align=right|4,65|| align=right|3,296||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35715)||1999 FD32|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,160|| align=right|3,03|| align=right|3,870||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35716)||1999 FY32|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,047|| align=right|7,49|| align=right|3,476||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35717)||1999 FK33|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,130|| align=right|6,03|| align=right|3,440||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35718)||1999 FE34|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,070|| align=right|6,31|| align=right|3,501||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35719)||1999 FY34|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,057|| align=right|7,24|| align=right|3,620||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35720)||1999 FP36|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,121|| align=right|5,54|| align=right|3,434||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35721)||1999 FW39|| align=right|15,0|| align=right|2,266|| align=right|0,137|| align=right|6,22|| align=right|3,411||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35722)||1999 FM41|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,086|| align=right|6,49|| align=right|3,328||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35723)||1999 FT42|| align=right|14,3|| align=right|2,213|| align=right|0,166|| align=right|4,72|| align=right|3,290||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35724)||1999 FW53|| align=right|16,4|| align=right|2,243|| align=right|0,159|| align=right|2,44|| align=right|3,359||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35725) Tramuntana||1999 FQ59|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,164|| align=right|5,80|| align=right|4,142||MBA||27. března 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(35726)||1999 GW|| align=right|15,0|| align=right|2,206|| align=right|0,096|| align=right|3,58|| align=right|3,276||MBA||5. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35727)||1999 GM1|| align=right|14,8|| align=right|2,201|| align=right|0,057|| align=right|5,77|| align=right|3,265||MBA||7. dubna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35728)||1999 GA2|| align=right|15,0|| align=right|2,244|| align=right|0,210|| align=right|6,61|| align=right|3,361||MBA||6. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35729)||1999 GZ4|| align=right|14,4|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|5,34|| align=right|3,561||MBA||13. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35730)||1999 GM7|| align=right|16,0|| align=right|2,214|| align=right|0,168|| align=right|0,92|| align=right|3,293||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35731)||1999 GH8|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,144|| align=right|1,45|| align=right|3,646||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35732)||1999 GL8|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|5,04|| align=right|3,510||MBA||9. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35733)||1999 GW8|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,041|| align=right|4,73|| align=right|3,399||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35734)||1999 GT9|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,158|| align=right|6,02|| align=right|3,573||MBA||14. dubna 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(35735)||1999 GP11|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,195|| align=right|3,73|| align=right|4,066||MBA||11. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35736)||1999 GQ19|| align=right|14,3|| align=right|2,271|| align=right|0,175|| align=right|6,59|| align=right|3,423||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35737)||1999 GN20|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,211|| align=right|5,35|| align=right|3,623||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35738)||1999 GO20|| align=right|14,9|| align=right|2,288|| align=right|0,146|| align=right|5,01|| align=right|3,460||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35739)||1999 GR21|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,113|| align=right|7,95|| align=right|3,360||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35740)||1999 GK24|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,451||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35741)||1999 GX24|| align=right|15,3|| align=right|2,271|| align=right|0,156|| align=right|3,60|| align=right|3,422||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35742)||1999 GD29|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,154|| align=right|6,82|| align=right|3,884||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35743)||1999 GP29|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,082|| align=right|3,68|| align=right|3,518||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35744)||1999 GF30|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,091|| align=right|2,87|| align=right|3,302||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35745)||1999 GZ30|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,108|| align=right|3,52|| align=right|3,721||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35746)||1999 GX31|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,156|| align=right|5,17|| align=right|3,526||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35747)||1999 GE32|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,232|| align=right|3,75|| align=right|4,257||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35748)||1999 GK32|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,066|| align=right|6,63|| align=right|3,739||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35749)||1999 GF33|| align=right|15,0|| align=right|2,210|| align=right|0,185|| align=right|7,18|| align=right|3,284||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35750)||1999 GP34|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,052|| align=right|3,42|| align=right|3,604||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35751)||1999 GE36|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,083|| align=right|5,65|| align=right|3,342||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35752)||1999 GW36|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,146|| align=right|1,38|| align=right|3,645||MBA||14. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35753)||1999 GE45|| align=right|15,1|| align=right|2,442|| align=right|0,101|| align=right|8,30|| align=right|3,815||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35754)||1999 GN50|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,180|| align=right|5,25|| align=right|3,405||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35755)||1999 GV53|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,181|| align=right|4,39|| align=right|3,668||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35756)||1999 GX58|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,161|| align=right|9,25|| align=right|4,069||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35757)||1999 GY60|| align=right|16,6|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|1,33|| align=right|3,481||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35758)||1999 HE|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,159|| align=right|2,54|| align=right|3,895||MBA||16. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35759)||1999 HQ|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,196|| align=right|2,50|| align=right|3,755||MBA||17. dubna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35760)||1999 HP1|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,261|| align=right|23,69|| align=right|3,463||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35761)||1999 HC2|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,274|| align=right|8,33|| align=right|3,691||MBA||21. dubna 1999||Kleť||Klet
|-
|(35762)||1999 HF2|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|1,84|| align=right|3,668||MBA||20. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(35763)||1999 HK3|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,088|| align=right|1,19|| align=right|3,650||MBA||16. dubna 1999||Catalina||CSS
|-
|(35764)||1999 HP7|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,069|| align=right|0,85|| align=right|3,414||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35765)||1999 HR8|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,194|| align=right|1,38|| align=right|3,604||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35766)||1999 HB9|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,096|| align=right|3,48|| align=right|3,586||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35767)||1999 JM|| align=right|14,0|| align=right|2,489|| align=right|0,093|| align=right|13,09|| align=right|3,926||MBA||6. května 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35768)||1999 JR1|| align=right|14,4|| align=right|2,912|| align=right|0,051|| align=right|3,44|| align=right|4,968||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35769)||1999 JX1|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,136|| align=right|7,28|| align=right|3,653||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35770)||1999 JH2|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,101|| align=right|5,43|| align=right|3,262||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35771)||1999 JE6|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,136|| align=right|7,60|| align=right|3,456||MBA||11. května 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35772)||1999 JM7|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,124|| align=right|8,00|| align=right|3,645||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35773)||1999 JT7|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,214|| align=right|1,86|| align=right|3,489||MBA||13. května 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(35774)||1999 JL9|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,113|| align=right|15,65|| align=right|4,198||MBA||7. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35775)||1999 JW9|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,122|| align=right|12,95|| align=right|4,047||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35776)||1999 JE11|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,199|| align=right|3,42|| align=right|3,595||MBA||9. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35777)||1999 JB13|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,266|| align=right|10,40|| align=right|4,514||MBA||10. května 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35778)||1999 JL16|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,072|| align=right|5,93|| align=right|3,566||MBA||15. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35779)||1999 JB18|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,066|| align=right|6,18|| align=right|3,651||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35780)||1999 JR18|| align=right|14,8|| align=right|2,560|| align=right|0,218|| align=right|4,77|| align=right|4,095||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35781)||1999 JA19|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,120|| align=right|6,96|| align=right|3,452||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35782)||1999 JW19|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,096|| align=right|4,98|| align=right|3,456||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35783)||1999 JU20|| align=right|13,9|| align=right|2,252|| align=right|0,202|| align=right|3,43|| align=right|3,379||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35784)||1999 JS21|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,206|| align=right|3,44|| align=right|3,729||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35785)||1999 JY21|| align=right|15,5|| align=right|2,215|| align=right|0,070|| align=right|2,54|| align=right|3,295||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35786)||1999 JR22|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,107|| align=right|4,27|| align=right|3,423||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35787)||1999 JY22|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,054|| align=right|3,13|| align=right|4,190||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35788)||1999 JL24|| align=right|14,4|| align=right|2,359|| align=right|0,168|| align=right|12,42|| align=right|3,623||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35789)||1999 JF25|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|3,80|| align=right|3,488||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35790)||1999 JG25|| align=right|14,6|| align=right|2,310|| align=right|0,128|| align=right|4,04|| align=right|3,509||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35791)||1999 JK25|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,208|| align=right|3,91|| align=right|3,579||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35792)||1999 JL29|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,043|| align=right|7,72|| align=right|3,563||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35793)||1999 JN30|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,132|| align=right|5,39|| align=right|3,908||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35794)||1999 JB31|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,117|| align=right|4,90|| align=right|3,385||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35795)||1999 JF31|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,086|| align=right|5,65|| align=right|3,461||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35796)||1999 JL31|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,036|| align=right|6,74|| align=right|3,387||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35797)||1999 JY31|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|2,41|| align=right|3,776||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35798)||1999 JJ32|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,229|| align=right|2,92|| align=right|3,664||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35799)||1999 JK32|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,072|| align=right|3,32|| align=right|3,558||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35800)||1999 JT32|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,082|| align=right|8,22|| align=right|3,435||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35801)||1999 JB38|| align=right|14,4|| align=right|2,308|| align=right|0,019|| align=right|5,21|| align=right|3,506||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35802)||1999 JF39|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,084|| align=right|3,70|| align=right|3,425||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35803)||1999 JT40|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,129|| align=right|4,14|| align=right|3,530||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35804)||1999 JK41|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,080|| align=right|4,50|| align=right|3,858||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35805)||1999 JP41|| align=right|14,9|| align=right|2,290|| align=right|0,123|| align=right|4,31|| align=right|3,464||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35806)||1999 JB42|| align=right|16,1|| align=right|2,417|| align=right|0,139|| align=right|1,54|| align=right|3,758||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35807)||1999 JS42|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,057|| align=right|5,61|| align=right|3,455||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35808)||1999 JA43|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,177|| align=right|10,21|| align=right|4,647||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35809)||1999 JY43|| align=right|14,0|| align=right|2,346|| align=right|0,057|| align=right|5,30|| align=right|3,592||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35810)||1999 JB44|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,265|| align=right|7,89|| align=right|4,067||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35811)||1999 JS45|| align=right|14,7|| align=right|2,332|| align=right|0,080|| align=right|2,73|| align=right|3,560||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35812)||1999 JD46|| align=right|15,4|| align=right|2,511|| align=right|0,130|| align=right|4,40|| align=right|3,979||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35813)||1999 JM47|| align=right|14,1|| align=right|2,681|| align=right|0,187|| align=right|12,64|| align=right|4,390||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35814)||1999 JK48|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,099|| align=right|3,95|| align=right|4,106||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35815)||1999 JO48|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,175|| align=right|4,17|| align=right|4,218||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35816)||1999 JU49|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,018|| align=right|4,16|| align=right|3,446||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35817)||1999 JV49|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,150|| align=right|3,05|| align=right|3,738||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35818)||1999 JC50|| align=right|14,7|| align=right|2,610|| align=right|0,139|| align=right|10,47|| align=right|4,216||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35819)||1999 JG50|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,067|| align=right|4,30|| align=right|3,331||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35820)||1999 JM50|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,056|| align=right|6,22|| align=right|3,471||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35821)||1999 JW50|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,128|| align=right|5,96|| align=right|3,910||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35822)||1999 JD52|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,157|| align=right|1,94|| align=right|3,694||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35823)||1999 JQ52|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,180|| align=right|3,48|| align=right|3,702||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35824)||1999 JF53|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,052|| align=right|7,35|| align=right|3,603||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35825)||1999 JL53|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,114|| align=right|6,02|| align=right|4,298||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35826)||1999 JT53|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,151|| align=right|4,30|| align=right|4,055||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35827)||1999 JY53|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,205|| align=right|3,62|| align=right|4,236||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35828)||1999 JZ53|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,148|| align=right|3,12|| align=right|3,507||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35829)||1999 JH54|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|11,39|| align=right|4,125||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35830)||1999 JL54|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,106|| align=right|3,15|| align=right|3,361||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35831)||1999 JN55|| align=right|14,7|| align=right|2,480|| align=right|0,165|| align=right|7,04|| align=right|3,904||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35832)||1999 JR56|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,177|| align=right|3,46|| align=right|3,608||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35833)||1999 JN57|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,181|| align=right|13,36|| align=right|4,042||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35834)||1999 JT57|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,057|| align=right|8,72|| align=right|3,673||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35835)||1999 JD58|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,229|| align=right|4,61|| align=right|4,050||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35836)||1999 JG58|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,139|| align=right|1,91|| align=right|3,765||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35837)||1999 JH58|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,171|| align=right|3,06|| align=right|4,205||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35838)||1999 JN58|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,123|| align=right|7,29|| align=right|3,577||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35839)||1999 JV58|| align=right|14,6|| align=right|2,222|| align=right|0,161|| align=right|4,28|| align=right|3,312||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35840)||1999 JH59|| align=right|15,0|| align=right|2,771|| align=right|0,138|| align=right|10,65|| align=right|4,613||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35841)||1999 JR59|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,122|| align=right|5,78|| align=right|3,690||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35842)||1999 JX59|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,104|| align=right|3,99|| align=right|4,195||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35843)||1999 JZ59|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,154|| align=right|1,72|| align=right|3,725||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35844)||1999 JD60|| align=right|14,5|| align=right|2,452|| align=right|0,147|| align=right|3,19|| align=right|3,838||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35845)||1999 JM60|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,134|| align=right|11,74|| align=right|4,135||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35846)||1999 JO60|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,146|| align=right|5,41|| align=right|3,478||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35847)||1999 JJ61|| align=right|13,6|| align=right|2,435|| align=right|0,253|| align=right|12,67|| align=right|3,799||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35848)||1999 JY61|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,241|| align=right|13,16|| align=right|4,050||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35849)||1999 JK62|| align=right|15,5|| align=right|2,216|| align=right|0,170|| align=right|4,70|| align=right|3,299||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35850)||1999 JS62|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,219|| align=right|5,16|| align=right|4,081||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35851)||1999 JW62|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,190|| align=right|5,39|| align=right|4,140||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35852)||1999 JD63|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,058|| align=right|6,16|| align=right|3,582||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35853)||1999 JY63|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,202|| align=right|5,75|| align=right|4,244||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35854)||1999 JZ63|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,163|| align=right|6,11|| align=right|4,150||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35855)||1999 JC64|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,201|| align=right|2,46|| align=right|4,220||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35856)||1999 JG64|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,168|| align=right|5,77|| align=right|3,450||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35857)||1999 JN64|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,111|| align=right|4,34|| align=right|3,638||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35858)||1999 JZ65|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,223|| align=right|1,71|| align=right|3,706||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35859)||1999 JN66|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,239|| align=right|1,52|| align=right|3,563||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35860)||1999 JO66|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,076|| align=right|3,07|| align=right|3,327||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35861)||1999 JT66|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,151|| align=right|2,90|| align=right|3,674||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35862)||1999 JO67|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,235|| align=right|2,72|| align=right|4,589||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35863)||1999 JX67|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,273|| align=right|3,98|| align=right|4,027||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35864)||1999 JG68|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,223|| align=right|5,90|| align=right|4,155||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35865)||1999 JL68|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,157|| align=right|3,48|| align=right|3,656||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35866)||1999 JM68|| align=right|14,7|| align=right|2,261|| align=right|0,065|| align=right|7,43|| align=right|3,399||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35867)||1999 JO68|| align=right|14,8|| align=right|2,277|| align=right|0,129|| align=right|6,06|| align=right|3,436||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35868)||1999 JP68|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,154|| align=right|2,27|| align=right|3,617||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35869)||1999 JR68|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,192|| align=right|4,14|| align=right|3,763||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35870)||1999 JQ69|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,028|| align=right|4,10|| align=right|3,336||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35871)||1999 JW70|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,140|| align=right|6,41|| align=right|3,448||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35872)||1999 JB72|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,106|| align=right|6,22|| align=right|3,444||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35873)||1999 JO72|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,173|| align=right|3,92|| align=right|3,367||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35874)||1999 JU72|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,096|| align=right|5,42|| align=right|3,341||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35875)||1999 JP73|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,148|| align=right|6,98|| align=right|3,583||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35876)||1999 JX74|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,077|| align=right|14,16|| align=right|4,147||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35877)||1999 JR75|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,195|| align=right|7,45|| align=right|3,494||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35878)||1999 JX75|| align=right|14,9|| align=right|2,167|| align=right|0,112|| align=right|3,51|| align=right|3,188||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35879)||1999 JA76|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,195|| align=right|7,98|| align=right|3,427||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35880)||1999 JC76|| align=right|14,0|| align=right|2,281|| align=right|0,129|| align=right|5,64|| align=right|3,445||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35881)||1999 JM77|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,203|| align=right|9,07|| align=right|4,105||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35882)||1999 JT77|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,177|| align=right|5,69|| align=right|3,630||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35883)||1999 JH78|| align=right|14,4|| align=right|2,287|| align=right|0,160|| align=right|5,54|| align=right|3,458||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35884)||1999 JW78|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,164|| align=right|4,14|| align=right|3,363||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35885)||1999 JO79|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,176|| align=right|1,94|| align=right|3,784||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35886)||1999 JG80|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,137|| align=right|7,91|| align=right|3,525||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35887)||1999 JH80|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,188|| align=right|8,70|| align=right|4,169||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35888)||1999 JS80|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,155|| align=right|12,58|| align=right|4,152||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35889)||1999 JA81|| align=right|15,0|| align=right|2,614|| align=right|0,136|| align=right|14,33|| align=right|4,227||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35890)||1999 JR81|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,136|| align=right|7,68|| align=right|3,503||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35891)||1999 JS81|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,204|| align=right|11,34|| align=right|3,768||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35892)||1999 JV82|| align=right|13,5|| align=right|2,677|| align=right|0,172|| align=right|13,27|| align=right|4,379||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35893)||1999 JC83|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,089|| align=right|7,03|| align=right|3,536||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35894)||1999 JF83|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,179|| align=right|13,59|| align=right|4,086||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35895)||1999 JX83|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,231|| align=right|6,88|| align=right|3,462||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35896)||1999 JW84|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,110|| align=right|5,10|| align=right|4,302||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35897)||1999 JU85|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,134|| align=right|7,08|| align=right|3,668||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35898)||1999 JC86|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,054|| align=right|6,50|| align=right|3,279||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35899)||1999 JC87|| align=right|13,5|| align=right|3,051|| align=right|0,009|| align=right|10,86|| align=right|5,330||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35900)||1999 JH88|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,102|| align=right|10,12|| align=right|3,492||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35901)||1999 JK88|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,187|| align=right|9,32|| align=right|3,853||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35902)||1999 JM88|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,092|| align=right|8,02|| align=right|3,573||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35903)||1999 JY88|| align=right|13,4|| align=right|2,609|| align=right|0,198|| align=right|14,33|| align=right|4,212||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35904)||1999 JJ89|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,127|| align=right|4,88|| align=right|3,526||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35905)||1999 JA92|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,081|| align=right|6,78|| align=right|3,663||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35906)||1999 JL92|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|14,30|| align=right|4,028||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35907)||1999 JO92|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,152|| align=right|6,58|| align=right|3,641||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35908)||1999 JP92|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,154|| align=right|7,72|| align=right|3,829||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35909)||1999 JY93|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,094|| align=right|7,36|| align=right|3,504||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35910)||1999 JZ93|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,088|| align=right|6,53|| align=right|3,531||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35911)||1999 JB95|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,162|| align=right|11,55|| align=right|4,014||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35912)||1999 JY95|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,104|| align=right|11,67|| align=right|4,119||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35913)||1999 JC97|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,163|| align=right|15,81|| align=right|5,639||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35914)||1999 JM97|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,109|| align=right|6,56|| align=right|3,858||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35915)||1999 JV97|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,228|| align=right|15,66|| align=right|4,264||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35916)||1999 JS98|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,092|| align=right|15,96|| align=right|4,263||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35917)||1999 JK99|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,080|| align=right|9,79|| align=right|4,583||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35918)||1999 JL99|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,271|| align=right|18,49|| align=right|4,646||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35919)||1999 JY99|| align=right|13,8|| align=right|2,911|| align=right|0,069|| align=right|12,90|| align=right|4,967||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35920)||1999 JJ101|| align=right|14,7|| align=right|2,325|| align=right|0,108|| align=right|7,93|| align=right|3,545||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35921)||1999 JU101|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,036|| align=right|7,13|| align=right|3,285||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35922)||1999 JO102|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,102|| align=right|3,65|| align=right|4,017||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35923)||1999 JX103|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,161|| align=right|14,86|| align=right|4,215||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35924)||1999 JA104|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,133|| align=right|13,57|| align=right|3,674||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35925)||1999 JP104|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,112|| align=right|11,47|| align=right|3,803||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35926)||1999 JL105|| align=right|13,9|| align=right|2,753|| align=right|0,055|| align=right|12,16|| align=right|4,568||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35927)||1999 JN106|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,104|| align=right|2,66|| align=right|3,376||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35928)||1999 JV107|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,109|| align=right|10,75|| align=right|4,092||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35929)||1999 JK108|| align=right|13,5|| align=right|2,701|| align=right|0,117|| align=right|10,71|| align=right|4,438||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35930)||1999 JD110|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,137|| align=right|3,30|| align=right|3,310||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35931)||1999 JW112|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,094|| align=right|3,19|| align=right|3,482||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35932)||1999 JP113|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,105|| align=right|4,51|| align=right|3,568||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35933)||1999 JD117|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,218|| align=right|3,40|| align=right|4,035||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35934)||1999 JZ120|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,066|| align=right|7,66|| align=right|3,468||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35935)||1999 JO122|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,134|| align=right|3,34|| align=right|3,515||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35936)||1999 JX123|| align=right|15,0|| align=right|2,257|| align=right|0,149|| align=right|4,06|| align=right|3,389||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35937)||1999 JD124|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,169|| align=right|6,25|| align=right|3,414||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35938)||1999 JQ125|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,104|| align=right|5,65|| align=right|3,544||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35939)||1999 JO127|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,175|| align=right|14,46|| align=right|4,114||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35940)||1999 JE128|| align=right|16,8|| align=right|2,262|| align=right|0,061|| align=right|2,06|| align=right|3,401||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35941)||1999 JT129|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,179|| align=right|13,00|| align=right|4,391||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35942)||1999 JP132|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,089|| align=right|3,59|| align=right|3,482||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35943)||1999 KP2|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,053|| align=right|5,21|| align=right|4,547||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35944)||1999 KT2|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,168|| align=right|2,25|| align=right|3,752||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35945)||1999 KU2|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,160|| align=right|3,28|| align=right|4,344||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35946)||1999 KO4|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,818||MBA||20. května 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35947)||1999 KT5|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,104|| align=right|14,72|| align=right|4,120||MBA||16. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35948)||1999 KD6|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,128|| align=right|5,86|| align=right|4,560||MBA||17. května 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35949)||1999 KQ10|| align=right|14,0|| align=right|2,424|| align=right|0,183|| align=right|1,73|| align=right|3,774||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35950)||1999 KL13|| align=right|15,3|| align=right|2,679|| align=right|0,100|| align=right|3,90|| align=right|4,385||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35951)||1999 KE14|| align=right|13,6|| align=right|2,326|| align=right|0,095|| align=right|9,71|| align=right|3,546||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35952)||1999 KN14|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,165|| align=right|3,87|| align=right|4,002||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35953)||1999 KJ15|| align=right|13,7|| align=right|3,092|| align=right|0,245|| align=right|19,10|| align=right|5,437||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35954)||1999 KY15|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,133|| align=right|4,07|| align=right|3,466||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35955)||1999 KS17|| align=right|14,6|| align=right|2,937|| align=right|0,092|| align=right|3,29|| align=right|5,032||MBA||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(35956)||1999 LG2|| align=right|14,9|| align=right|2,429|| align=right|0,139|| align=right|6,92|| align=right|3,786||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35957)||1999 LZ3|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,146|| align=right|6,88|| align=right|3,668||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35958)||1999 LF4|| align=right|14,1|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|6,12|| align=right|3,486||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35959)||1999 LE5|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,181|| align=right|15,13|| align=right|4,355||MBA||10. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35960)||1999 LB7|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,165|| align=right|15,22|| align=right|4,169||MBA||9. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(35961)||1999 LH7|| align=right|12,7|| align=right|2,640|| align=right|0,111|| align=right|27,52|| align=right|4,289||MBA||12. června 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35962)||1999 LX9|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,072|| align=right|8,82|| align=right|4,461||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35963)||1999 LL11|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,111|| align=right|14,47|| align=right|4,251||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35964)||1999 LC13|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|3,871||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35965)||1999 LH13|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|6,81|| align=right|3,532||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35966)||1999 LJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,055|| align=right|7,91|| align=right|3,652||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35967)||1999 LG14|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,153|| align=right|6,76|| align=right|3,473||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35968)||1999 LK14|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,248|| align=right|4,86|| align=right|4,041||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35969)||1999 LY14|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,101|| align=right|6,96|| align=right|3,506||MBA||11. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35970)||1999 LE21|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,142|| align=right|4,29|| align=right|3,259||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35971)||1999 LJ26|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,110|| align=right|7,49|| align=right|3,819||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35972)||1999 LL26|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,088|| align=right|1,20|| align=right|3,477||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35973)||1999 LU26|| align=right|13,8|| align=right|2,539|| align=right|0,270|| align=right|14,55|| align=right|4,044||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35974)||1999 LW26|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,081|| align=right|7,32|| align=right|3,488||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35975)||1999 LG27|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,135|| align=right|12,51|| align=right|4,203||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35976)||1999 MY1|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,261|| align=right|22,16|| align=right|3,683||MBA||25. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35977) Lexington||1999 NA|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,180|| align=right|12,68|| align=right|4,265||MBA||3. července 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(35978) Arlington||1999 NC|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,132|| align=right|6,04|| align=right|3,494||MBA||5. července 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(35979)||1999 NC2|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|15,00|| align=right|4,325||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35980)||1999 NO3|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,041|| align=right|9,54|| align=right|4,034||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35981)||1999 NU3|| align=right|13,5|| align=right|2,612|| align=right|0,162|| align=right|14,52|| align=right|4,220||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35982)||1999 NJ4|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,197|| align=right|3,82|| align=right|3,598||MBA||11. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(35983)||1999 NG5|| align=right|14,3|| align=right|2,771|| align=right|0,226|| align=right|11,75|| align=right|4,613||MBA||15. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35984)||1999 NK7|| align=right|14,6|| align=right|3,053|| align=right|0,183|| align=right|9,66|| align=right|5,333||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35985)||1999 NJ8|| align=right|14,3|| align=right|2,798|| align=right|0,124|| align=right|9,93|| align=right|4,681||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35986)||1999 NL8|| align=right|13,2|| align=right|3,143|| align=right|0,161|| align=right|20,53|| align=right|5,570||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35987)||1999 NV8|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,168|| align=right|1,47|| align=right|4,168||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35988)||1999 NO9|| align=right|13,2|| align=right|2,912|| align=right|0,049|| align=right|7,69|| align=right|4,968||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35989)||1999 NF10|| align=right|14,6|| align=right|3,252|| align=right|0,251|| align=right|1,03|| align=right|5,864||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35990)||1999 NG10|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,117|| align=right|11,47|| align=right|4,086||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35991)||1999 NN11|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,163|| align=right|4,91|| align=right|3,499||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35992)||1999 NF12|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,093|| align=right|3,15|| align=right|5,203||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35993)||1999 NS17|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,185|| align=right|2,57|| align=right|3,607||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35994)||1999 NS18|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,116|| align=right|3,33|| align=right|3,545||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35995)||1999 NK20|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|3,24|| align=right|3,624||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35996)||1999 NN20|| align=right|15,6|| align=right|2,648|| align=right|0,208|| align=right|2,65|| align=right|4,309||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35997)||1999 NQ20|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,206|| align=right|11,63|| align=right|5,596||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35998)||1999 NP21|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,096|| align=right|7,18|| align=right|3,791||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(35999)||1999 NB22|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,134|| align=right|10,07|| align=right|4,592||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36000)||1999 NV22|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,107|| align=right|5,44|| align=right|3,440||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek